

Tassonomia delle Asteraceae 
La famiglia Asteraceae viene tradizionalmente suddivisa in tre sottofamiglie:
Sottofamiglia Barnadesioideae
Sottofamiglia Cichorioideae
Sottofamiglia Asteroideae

Recenti studi filogenetici hanno dimostrato il carattere polifiletico di alcuni di tali raggruppamenti, portando alla individuazione di 12 sottofamiglie e 43 tribù:

Il 99% delle specie ricadono nelle sottofamiglie Asteroideae, Cichorioideae, Carduoideae e Mutisioideae.

Sottofamiglia Barnadesioideae

Comprende 1 tribù, 9 generi e 91 specie.

Tribù Barnadesieae

Comprende 9 generi e 91 specie.

Arnaldoa Cabrera, 1962  (3 spp.) 
Barnadesia Mutis ex L.f., 1782 (19 spp.)
Chuquiraga Juss., 1985 (22 spp.)
Dasyphyllum Kunth, 1818  (40 spp.)
Doniophyton Wedd., 1855 (2 spp.)
Duseniella K.Schum., 1902 (1 sp.)
Fulcaldea Poir., 1817 (1 sp.)
Huarpea Cabrera, 1951 (1 sp.)
Schlechtendalia Less., 1830 (2 spp.)

Sottofamiglia Stifftioideae 

Comprende 1 tribù, 11 generi e 44 specie.

Tribù Stifftieae 

Comprende 11 generi e 44 specie.

 Achnopogon Maguire, Steyermark & Wurdack., 1957 (2 spp.) 
 Dinoseris Griseb., 1876 (1 spp.)
 Duidaea S.F.Blake, 1931 (4 spp.)
 Eurydochus Maguire & Wurdack, 1958 (1 sp.) 
 Glossarion Maguire, 1957 (2 spp.)
 Gongylolepis R.H.Schomb., 1847 (14 spp.)
 Hyaloseris Griseb., 1879 (6 spp.)
 Neblinaea Maguire & Wurdack, 1957 (1 sp.)
 Quelchia N.E.Br., 1901 (4 spp.)
 Salcedoa F. Jiménez Rodr. & Katina, 2004 (1 sp.)
 Stifftia J.C.Mikan, 1820 (8 sp.)

Sottofamiglia Mutisioideae 

Comprende 3 tribù, 46 generi e circa 630 specie:

Tribù Mutisieae

Comprende 14 generi e circa 253 specie.

Adenocaulon Hook., 1830 (5 spp.)
Brachyclados Gillies ex D.Don, 1832 (3 spp.)
Chaetanthera Ruiz & Pav, 1794 (45 spp.)
Chaptalia Vent., 1802 (circa 70 spp.)
Chucoa Cabrera, 1955 (2 spp.)
Eriachaenium Sch.Bip, 1855 (1 sp.)
Gerbera  L., 1758 (29 spp.)
Leibnitzia Cass., 1825 (6 spp.)
Lulia Zardini, 1980 (1 sp.)
Mutisia L. f., 1781 (63 spp.)
Pachylaena D.Don ex Hook. & Arn., 1835 (1 sp.)
Perdicium L., 1769 (2 spp.)
Trichocline Cass., 1817 (22 spp.)
Uechtritzia Freyn, 1892 (3 spp.)

Tribù Nassauvieae 

Comprende 26 generi e 319 specie. 

Acourtia D.Don., 1830  (circa 80 spp.)
Ameghinoa Speg., 1897  (1 sp.)
Berylsimpsonia B. L. Turner, 1993  (2 spp.)
Burkartia Crisci, 1976  (1 sp.)
Calopappus Meyen, 1834  (1 sp.)
Calorezia Panero, 2007  (2 spp.)
Cephalopappus Nees & Matr., 1824  (1 sp.)
Criscia Katinas, 1994  (1 sp.)
Dolichlasium Lag., 1811  (1 sp. )
Holocheilus Cass., 1818  (7 spp.)
Jungia L. f., 1782  (28 spp.)
Leucheria Lag., 1811  (47 spp.)
Leunisia  Phil., 1864  (1 sp.) 
Lophopappus Rusby, 1894  (6 spp. )
Macrachaenium Hook. f., 1847  (1 sp. )
Marticorenia Crisci, 1974  (1 sp. )
Moscharia Ruiz & Pav., 1794  (2 spp. )
Nassauvia Comm. ex Juss., 1789  (38 spp.)
Oxyphyllum Phil., 1860  (1 sp.)
Panphalea Lag., 1811  (9 spp.)
Perezia Lag., 1811  (32 spp.)
Pleocarphus D. Don, 1830  (1 sp.)
Polyachyrus Lag., 1811  (7 spp.)
Proustia Lag., 1811  (3 spp.)
Triptilion Ruiz & Pav., 1794  (7 spp.)
Trixis P.Browne, 1756  (38 spp.)

Tribù Onoserideae 

Comprende 6 generi e circa 53 specie.

Aphyllocladus Wedd., 1855  (5 spp.)
Gypothamnium Phil., 1860  ( 1 sp. )
Lycoseris Cass., 1824  (11 spp.)
Onoseris Willd., 1803  (circa 32 spp.)
Plazia Ruiz & Pav., 1794  (3 spp.)
Urmenetea Phil., 1860  (1 sp. )

Sottofamiglia Wunderlichioideae 

Comprende 2 tribù, 8 generi e 42 specie.

Tribù Wunderlichieae 

Comprende 4 generi e 36 specie.

Chimantaea Maguire, Steyerm. & Wurdack, 1957 (9 pp.)
Stenopadus S. F. Blake, 1931 ( 15 spp.)
Stomatochaeta (S. F. Blake) Maguire & Wurdack, 1957 (6 spp.)
Wunderlichia Riedel ex Benth. & Hook. f., 1873 (6 spp.)

Tribù Hyalideae 

Comprende 4 generi e 6 specie.

Hyalis D. Don ex Hook & Arn., 1835 (2 spp.)
Ianthopappus Roque & D. J. N. Hind, 2001 (1 sp.) 
Leucomeris D. Don, 1825 (2 spp.)
Nouelia Franch., 1888 (1 sp.)

Sottofamiglia Gochnatioideae 

Comprende 1 tribù,  4 generi e circa 80 specie.

Tribù Gochnatieae 

Comprende 4 generi e circa 80 specie.

Cnicothamnus Griseb., 1874 (2 pp.)
Cyclolepis D.Don, 1832 (1 sp.)
Gochnatia Knuth, 1818 (circa 60 spp.)
Richterago Kuntze, 1891 (17 spp.)

Sottofamiglia Hecastocleidoideae 

Comprende 1 tribù, 1 genere e 1 specie.

Tribù Hecastocleideae

Comprende 1 genere e 1 specie.
Hecastocleis A.Gray  (1 sp.)

Sottofamiglia Carduoideae 

Comprende 4 tribù, 5 Sottotribù, 82 generi e circa 2600 specie.

Tribù Cardueae 

Comprende 5 Sottotribù, 72 generi e circa 2480 specie.

Sottotribù Cardopatiinae 
Comprende 2 generi e 2 specie:

Cardopatium Juss. (1 o 2 spp.)
Cousiniopsis Nevski. (1 sp.)

Sottotribù Carduinae 
Comprende 31 generi e 1700 specie::

Alfredia Cass., 1817 (4 spp.)
Ancathia DC., 1833  (1 sp.)
Amphoricarpos Vis., 1847 (4 spp.)
Arctium L., 1753  (27 spp.)
Berardia Vill., 1779 (1 sp.)
Carduus L., 1753 (circa 90 spp.)
Chardinia Desf., 1817 (1 sp.)
Cirsium Mill., 1754 (circa 250 spp.)
Cousinia Cass., 1827 (circa 600-700 spp.)
Cynara L., 1753  (8 spp.)
Dolomiaea DC., 1833  (12 spp.)
Galactites Moench, 1794  (2 spp.)
Hypacanthium Juz., 1936  (3 spp.)
Jurinea Cass., 1821 (circa 200 spp.)
Lamyropappus Knorr. & Tamamsch., 1954  (1 sp.)
Lamyropsis (Kharadze) Dittrich, 1971  (6 sp.)
Notobasis (Cass.) Cass., 1822  (1 sp.)
Olgaea Iljin, 1922  (16 spp.)
Onopordum L., 1753  (circa 60 spp)
Picnomon Adans., 1763 (1 sp.)
Ptilostemon Cass., 1816 (14 spp.)
Saussurea DC., 1810  (circa 300 spp.)
Schmalhausenia C.Winkl., 1892  (1 sp.)
Siebera J.Gay, 1827 (2 spp.)
Staehelina L., 1753 (8 spp.)
Silybum Vaill., 1754  (2 spp.)
Synurus Iljin, 1923 (4 spp.)
Syreitschikovia Pavlov, 1933  (2 spp.)
Tyrimnus Cass., 1818 (1 sp.)
Xanthopappus C. Winkl., 1893  (1 sp.)
Xeranthemum L., 1753 (5 spp.)

Sottotribù Carlininae 
Comprende 5 generi e 36 specie:

Atractylis L., 1753 (30 spp.)
Atractylodes DC., 1838  (5 spp.)
Carlina L., 1753 (28 spp.)
Thevenotia DC., 1833 (2 spp.) 
Tugarinovia Iljin, 1928 (1 sp.)

Sottotribù Centaureinae 
Comprende 32 generi e circa 620 specie:

Amberboa  Vaill., 1754 (6 spp.)
Callicephalus  C. A. Mey., 1831 (1 sp.)
Carduncellus  Adans., 1763 (27 spp.)
Carthamus  L., 1753 (20 spp.)
Centaurea  L., 1753 (circa 250 spp.)
Centaurodendron Johow, 1896  (2 spp.)
Centaurothamnus Wagenitz & Dittrich, 1982 (1 sp.)
Cheirolophus  Cass., 1827  (25 spp.)
Cocodylium  Vaill., 1755 (3 spp.)
Crupina  (Pers.) DC., 1810  (3 spp.)
Femeniasia  Susanna, 1987 (1 sp.)
Goniocaulon  Cass., 1817 (1 sp. )
Karvandarina  Rech. f., 1950 (1 sp.)
Klasea  Cass., 1825 (2-4 spp.)
Mantisalca  Cass., 1818 (1 sp. )
Myopordon Boiss., 1846 (5 spp.)
Nikitinia Iljin, 1960 (1 sp.)
Ochrocephala Dittrich, 1983 (|1 sp.)
Oligochaeta  (DC.) K. Koch, 1843 (4 spp.)
Phonus Hill, 1762 (2 spp.)
Plagiobasis  Schrenk, 1845 (1 sp.)
Plectocephalus  D.Don, 1830 (5 spp.)
Psephellus  Cass., 1826  (circa 100 spp.)
Rhaponticoides Vaill., 1754  (17 spp.)
Rhaponticum Vaill., 1754 (26 spp.)
Russowia  C. Winkl., 1890 (1 sp. )
Schischkinia  Iljin, 1935 (1 sp.)
Serratula  L., 1753 (65 spp.)
Stizolophus  Cass., 1826  (2 spp.)
Tricholepis  DC., 1833 (circa 20 spp.)
Volutaria  Cass., 1816 (18 spp.)
Zoegea   L., 1767  (3 spp.)

Sottotribù Echinopsinae 
Comprende 2 generi e circa 121 specie:
Acantholepis  Less., 1831 (1 sp.)
Echinops L., 1753 (circa 120 spp.)

Tribù Dicomeae 

Comprende 7 generi e circa 100 specie: 

Cloiselia S. Moore, 1906 (4 spp.)
Dicoma Cass., 1817 (circa 30 spp.)
Erythrocephalum Benth. & Hook. f., 1873 (circa 14 spp.)
Gladiopappus Humbert, 1948 ( 1 sp.)
Macledium Cass., 1825 (20 spp.)
Pasaccardoa Kuntze, 1891 (circa 4 spp.)
Pleiotaxis Steetz in Peters, 1864 (circa 25 spp.)

Tribù Oldenburgieae 

Comprende 1 genere e 4 specie:
Oldenburgia Less., 1830 (4 spp.)

Tribù Tarchonantheae 

Comprende 2 generi e 13 specie:
Brachylaena R.Br.,1817  (11 spp.)
Tarchonanthus L., 1753 (2 spp.)

Sottofamiglia Pertyoideae 

Comprende 1 tribù, 6 generi e circa 80 specie

Tribù Pertyeae 

Comprende 6 generi e circa 80 specie.

Ainsliaea DC., 1838 (circa 50 spp.)
Catamixis Thompson, 1865 (1 sp. )
Diaspananthus Miq., 1866 (1 sp. )
Macroclinidium Maxim., 1871 (6 spp.)
Myripnois Bunge, 1833 (1 sp. )
Pertya Sch.Bip., 1862 (circa 23 spp.)

Sottofamiglia Gymnarrhenoideae 

Comprende 1 tribù, 1 genere e 1 specie

Tribù Gymnarrheneae 

Comprende 1 generi e 1 specie.
Gymnarrhena Desf (1 sp.)

Sottofamiglia Cichorioideae 

Comprende 7 tribù, 38 sottotribù, circa 249 generi e circa 3763 specie.

Tribù Arctotideae 

Comprende 2 sottotribù, 14 generi e circa 280 specie.

Sottotribù Arctotidinae 
Comprende 5 generi e circa 80 specie.

Arctotheca Vaill., 1922 (5 spp.)
Arctotis L., 1753 (circa 60-70 spp.)
Cymbonotus Cass., 1825 (3 spp.)
Dymondia Compton, 1953 (1 sp. )
Haplocarpha  Less., 1831 (9 spp.)

Sottotribù Gorteriinae 
Comprende 8 generi e circa 130 specie:

Berkheya Ehrh., 1788 (circa 79 spp.)
Cullumia R.Br, 1813 (15 spp)
Cuspidia Gaertn., 1791 (1 sp. )
Didelta L'Hér., 1785 (2 spp.)
Gazania Gaertn., 1791 (17 spp.)
Gorteria L., 1759 (3 spp.)
Heterorhachis Sch.Bip. Ex Walp., 1847 (1 sp.)
Hirpicium Cass., 1820  (13 spp.)

Incertae sedis
Heterolepis Cass., 1820 (3 spp.)

Tribù Cichorieae 

Comprende 11 sottotribù, circa 93 generi e circa 2300 specie

Sottotribù Chondrillinae 
Comprende 3 generi e 36 specie:

Chondrilla L., 1753  (33 spp.) 
Phitosia Kamari & Greuter, 2000 (1 sp.)
Willemetia Neck., 1777 (2 spp.)

Sottotribù Cichoriinae 
Comprende 6 generi e circa 25 specie:

Arnoseris Gaertn., 1791 (1 sp.)
Cichorium L., 1753 (6 spp.)
Erythroseris N. Kilian & Gemeinholzer, 2007 (2 spp.)
Phalacroseris A.  Gray, 1868 (1 sp.)
Rothmaleria Font Quer, 1940 (1 sp.)
Tolpis  Adans., 1763 (circa 15 spp.)

Sottotribù Crepidinae 
Comprende 26 generi e circa 360 specie (a parte il genere Taraxacum con circa 1600 specie apomittiche - altre checklist ne elencano fino a 2350).

Acanthocephalus Kar. & Kir., 1842 (2 spp.)
Askellia W.A. Weber, 1984 (11 spp.)
Crepidiastrum Nakai, 1920 (13 spp.)
Crepidifolium Sennikov, 2007 (4 spp.)
Crepis L., 1753 (200 spp.)
Dubyaea DC., 1838  (14 spp.)
Faberia Hemsl., 1888  (7 spp.)
Garhadiolus Jaub. & Spach, 1850  (2 spp.)
Heteracia Fisch.  &  C.A.  Mey., 1835 (1 sp.)
Heteroderis  (Bunge) Boiss., 1875 (1 sp.)
Hololeion Kitam., 1941 (3 spp.)
Ixeridium  (A. Gray) Tzvelev, 1964 (13 spp.)
Ixeris (Cass.) Cass. (1822) (10 spp.)
Lagoseriopsis Kirp., 1964  (1 sp.)
Lagoseris M.  Bieb., 1810 (3 spp.)
Lapsana L., 1753 (1 sp.)
Lapsanastrum J.H.  Pak  &  K.  Bremer, 1995 (4 spp.)
Nabalus Cass., 1825 (18 spp.)
Rhagadiolus  Juss., 1789 (2 spp.)
Sonchella Sennikov, 2007 (2 spp.)
Soroseris Stebbins, 1940 (9 spp.)
Spiroseris Rech.  f., 1977 (1 sp.)
Syncalathium Lipsch., 1956 (8 spp.)
Taraxacum F.H. Wigg., 1780 (1600 specie apomittiche)
Tibetoseris Sennikov, 2007 (1 sp.)
Youngia Cass., 1831  (circa 30 spp.)

Sottotribù Hieraciinae 
Comprende 5 generi e circa 900 specie sessuali e circa 5900 specie apomittiche.

Andryala L., 1753 (circa 25 spp.)
Hieracium L., 1753 (circa 770 spp. sessuali + circa 5200 spp. apomittiche)
Hispidella  Lam., 1789 (1 sp.)
Pilosella  Hill., 1756 (circa 110 spp. sessuali + circa 700 specie apomittiche e/o ibridi)
Schlagintweitia Griseb., 1853  (3 spp.)

Sottotribù Hyoseridinae 
Comprende 5 generi e circa 150 specie:

Aposeris  Cass., 1827 (1 sp.)
Hyoseris L., 1753 (4-5 spp.)
Launaea  Cass., 1822  (54 spp.)
Reichardia  Roth, 1787 (8 spp.)
Sonchus L., 1753  (circa 80 spp.)

Sottotribù Hypochaeridinae 
Comprende 8 generi e circa 180 specie:

Hedypnois Mill., 1754 (3 spp.)
Helminthotheca Zinn, 1757 (4 spp.)
Hypochaeris L., 1753 (circa 50 spp.)
Leontodon L., 1753 (circa 40 spp.)
Picris  L., 1753 (circa 50 spp.)
Prenanthes  L., 1753 (8 spp.)
Scorzoneroides Moench, 1794 (25 spp.)
Urospermum  Scop., 1777 (2 spp.)

Sottotribù Lactucinae 
Comprende 3 generi e circa 160 specie:

Cicerbita Wallr., 1822 (circa 40 spp.)
Lactuca L., 1753 (circa 75 spp.)
Notoseris C. Shih, 1987 (circa 45 spp.)

Sottotribù Microseridinae 
Comprende 22 generi e circa 115 specie.

Agoseris  Raf., 1817 (circa 12 spp.)
Anisocoma Torr. & A. Gray, 1845 (1 sp.)
Atrichoseris A.  Gray , 1884  (1 sp.)
Calycoseris A. Gray, 1853 (2 spp.)
Chaetadelpha S.  Watson, 1873 (1 sp.)
Glyptopleura D.C. Eaton, 1871 (2 spp.)
Krigia  Schreb., 1791 (7 spp.)
Lygodesmia D.  Don, 1829 (circa 6 spp.)
Malacothrix DC., 1838 (circa 20 spp.)
Marshalljohnstonia  Henrickson, 1976  (1 sp.)
Microseris D. Don, 1832 (16 spp.)
Munzothamnus P.H. Raven, 1963 (1 sp.)
Nothocalais (A. Gray) Greene, 1886 (4 spp.)
Picrosia D. Don, 1832 (2 spp.)
Pinaropappus Less., 1832 (9 spp.)
Pleiacanthus (Nutt.) Rydb., 1918 (1 sp.)
Prenanthella Rydb., 1906 (1 sp.)
Pyrrhopappus DC., 1838 (circa 4 spp.)
Rafinesquia Nutt., 1841 (2 spp.)
Shinnersoseris Tomb, 1973 (1 sp.)
Stephanomeria Nutt., 1841 (circa 16 spp.)
Uropappus Nutt., 1841 (circa 2 sp.)

Sottotribù Scolyminae 
Comprende 4 generi e 12 specie:

Catananche  L., 1753 (5 spp.)
Gundelia  L., 1753 (2 spp.)
Hymenonema Cass., 1817 (2 spp.)
Scolymus  L., 1753 (3 spp.)

Sottotribù Scorzonerinae 
Comprende 10 generi e circa 320 specie:

Epilasia (Bunge) Benth., 1873 (3 spp.)
Geropogon L., 1763  (1 sp.)
Koelpinia Pall., 1776 (5 spp.)
Lasiospora Cass., 1822 (1 sp.)
Podospermum DC., 1805 (circa 20 spp.)
Pterachaenia (Benth.) Lipsch., 1939 (1 sp.)
Scorzonera L. s.str., 1753  (circa 180 spp.)
Takhtajaniantha Nazarova, 1990 (1 sp.)
Tourneuxia  Coss., 1859 (1 sp.)
Tragopogon  L., 1753 (circa 110 spp.)

Sottotribù Warioniinae 
Comprende 1 generi e 1 specie:
Warionia Benth. & Coss., 1872 (1 sp.)

Tribù Eremothamneae 

Comprende 2 generi e 3 specie.

Eremothamnus O. Hoffm., 1889 (1 sp.)
Hoplophyllum DC., 1836 (2 spp.)

Tribù Liabeae 

Comprende 4 sottotribù,  18 generi e circa 165 specie.

Sottotribù Liabinae 
Comprende 5 generi e circa 53 specie:

Ferreyranthus  H.Rob. & Brettell  (8 spp.)
Dillandia  V.A.Funk & H.Rob.  (3 spp.)
Liabum Adans.  (27 spp.)
Oligactis  (Kunth) Cass.  (7 spp.)
Sampera  V.A.Funk & H.Rob.  (8 spp.)

Sottotribù Munnoziinae 
Comprende 2 generi e 54 specie:

Chrysactinium (Kunth) Wedd., 1857 (8 spp.)
Munnozia  Ruiz & Pav., 1794  (46 spp.)

Sottotribù Paranepheliinae 
Comprende 6 generi e 26 specie:

Chionopappus Benth., 1873  (1 sp.)
Erato DC., 1836  (5 spp.)
Microliabum Cabrera, 1955 (5 spp.)
Paranephelius Poepp., 1843  (7 spp.)
Philoglossa DC., 1836 (5 spp.)
Pseudonoseris H.Rob. & Brettell, 1974  (3 spp.)

Sottotribù Sinclairiinae 
Comprende 3 generi e 26 specie:

Liabellum Rydb., 1927  (5 spp.)
Sinclairia Hook. & Arn., 1841 (20 spp.)
Sinclairiopsis Rydb., 1927  (1 sp.)

(Megaliabum Rydb., 1927  - per il momento è considerato sinonimo di Sinclairia)

Incertae sedis
Cacosmia Kunth (3 spp.)

Tribù Moquinieae 

Comprende 2 generi e 2 specie:

Moquinia DC., 1837 (1 sp.)
Pseudostifftia H.Rob., 1979 (1 sp.)

Tribù Platycarpheae 

Comprende 2 generi e 3 specie:

Platycarpha Less. (1 sp.)
Platycarphella V.A. Funk & H. Rob. (2 spp.)

Tribù Vernonieae 

Comprende 21 sottotribù, 118 generi e oltre 1010 specie:

Sottotribù Centrapalinae 
Comprende 12 generi e circa 60 specie.

Acilepis D. Don., 1825  (circa 10 spp.)
Bechium DC., 1836 (circa 2 spp.)
Cabobanthus H. Rob., 1999 (2 spp.)
Centauropsis Bojer ex DC., 1836 (8 spp.)
Centrapalus Cass., 1817 (2 spp.)
Dewildemania O. Hoffm., 1903 (7 spp.)
Hilliardiella H. Rob., 1999 (circa 8 spp.)
Iodocephalus Thorel ex. Gagnep., 1920 (1 sp.)
Koyamasia H. Rob., 1999 (1 sp.)
Msuata O. Hoffm., 1894 (1 sp.)
Oliganthes Cass., 1817 (9 spp.)
Phyllocephalum Blume, 1826 (circa 9 spp.)

Sottotribù Centratherinae 
Comprende 2 generi e 4 specie:

Centratherum Cass., 1817 (3 spp.)
Oiospermum Less., 1829 (1 sp.)

Sottotribù Chrestinae 
Comprende 3 generi e 13 specie:

Chresta Vell. ex DC., 1836 (11 spp.)
Soaresia Sch. Bip., 1863 (1 sp.)
Pithecoseris Mart. ex DC., 1836 (1 sp.)

Sottotribù Dipterocypselinae 
Comprende 4 generi e 4 specie.

Allocephalus H. Rob. et al., 2011 (1 sp.)
Dipterocypsela S.F. Blake, 1945 (1 sp.)
Heterocypsela H. Rob., 1979 (1 sp.)
Manyonia H. Rob., 1999 (1 sp.)

Sottotribù Distephaninae 
Comprende 1 genere e circa 45 specie.
Distephanus Cass., 1817 (circa 45 spp.)

Sottotribù Elephantopinae 
Comprende 4 generi e circa 33 specie:

Caatinganthus H. Rob., 1999 (2 spp.)
Elephantopus L., 1753 (circa 28 spp.)
Orthopappus Gleason, 1906 (1 sp.)
Pseudelephantopus Rohr, 1793 (2 spp.)

Sottotribù Erlangeinae 
Comprende 22 generi e circa 140 specie:

Ageratinastrum Mattf., 1932 (5 spp.)
Ambassa Steetz, 1854 (circa 3 spp.)
Bothriocline Oliv. ex Benth., 1873 (30 spp.)
Brachythrix Wild & Pope, 1978 (6 spp.)
Cyanthillium Blume, 1826 (7 spp.)
Decastylocarpus Humbert, 1923 (1 sp.)
Diaphractanthus Humbert, 1923 (1 sp.)
Erlangea Sch. Bip., 1853 (circa 10 spp.)
Ethulia L. f., 1762 (19 spp.)
Gutenbergia Sch. Bip. ex Walp., 1843 (circa 20 spp.)
Herderia Cass., 1829 (1 sp.)
Hystrichophora Mattf., 1936 (1 sp.)
Kinghamia C. Jeffrey, 1988 (5 spp.)
Muschleria S. Moore, 1914 (1 sp.)
Omphalopappus O. Hoffm., 1890 (circa 3 spp.)
Oocephala (S.B. Jones) H.Rob., 1999 (2 spp.)
Orbivestus (S.B. Jones) H. Rob., 1999 (circa 4 spp.)
Parapolydora H. Rob., 2005 (1 sp.)
Paurolepis S. Moore, 1917 (3 spp.)
Polydora Fenzl, 1844 (8 spp.)
Rastrophyllum Wild & G.V. Pope, 1977 (2 spp.)
Vernoniastrum H. Rob., 1999 (8 spp.)

Sottotribù Gymnantheminae 
Comprende 4 generi e 31 specie:

Brenandendron H. Rob., 1999 (3 spp.)
Gymnanthemum Cass., 1817 (24 spp.)
Lampropappus (O. Hoffm.) H. Rob., 1999 (3 spp.)
Myanmaria H. Rob., 1999 (1 sp.)

Sottotribù Hesperomanniinae 
Comprende 1 genere e 4 specie.
Hesperomannia A.Gray, 1864 (4 spp.)

Sottotribù Leiboldiinae 
Comprende 4 generi e 11 specie:

BolanosaA. Gray, 1852 (1 sp.)
Leiboldia Schltdl. ex Gleason, 1906 (2 spp.)
Lepidonia S.F.Blake, 1936 (7 spp.)
Stramentopappus H.Rob. & Funk, 1987 (1 sp.)

Sottotribù Lepidaploinae 
Comprende 12 generi e circa 290 specie.

Aynia H. Rob., 1988 (1 sp.)
Chrysolaena H. Rob., 1988 (9 spp.)
Echinocoryne H. Rob., 1987 (6 spp.)
Harleya S. F. Blake, 1932 (1 sp.)
Lepidaploa (Cass.) Cass., 1825 (circa 140 spp.)
Lessingianthus H. Rob., 1988 (circa 102 spp.)
Mattfeldanthus H. Rob. & R. M. King, 1979 (2 spp.)
Pseudopiptocarpha H. Rob., 1994 (2 spp.)
Stenocephalum Sch. Bip., 1863 (5 spp.)
Stilpnopappus Mart. ex DC., 1836 (20 spp.)
Struchium (L.) Kuntze, 1756 (2 spp.)
Xiphochaeta Poepp., 1842 (1 sp.)

Sottotribù Linziinae 
Comprende 8 generi e circa 50 specie.

Adenoon  Dalzell, 1850 (1 sp.)
Aedesia  O. Hoffm, 1897 (3 spp.)
Baccharoides Moench, 1794 (circa 30 spp.)
Camchaya Gagnep., 1920 (6 spp.)
Lachnorhiza A. Rich., 1850 (1 sp.)
Linzia Sch. Bip. ex Walp., 1843 (circa 7 spp.)
Neurolakis Mattf., 1924 (1 sp.)
Pleurocarpaea Benth., 1867 (1 sp.)

Sottotribù Lychnophorinae 
Comprende 9 generi e circa 76 specie:

Anteremanthus H.Rob.. 1992 (1 sp.)
Chronopappus DC., 1836 (1 sp.)
Eremanthus Less., 1829 (27 spp., incluso Vanillosmopsis Bentham & Hooker f.) 
Lychnophora Mart., 1822 (30 spp., incluso Haplostephium Maet. ex DC.) 
Lychnophoriopsis Sch. Bip., 1863 (4 spp.)
Minasia H.Rob., 1992 (5 spp.)
Piptolepis Sch. Bip., 1863 (circa 6 spp.)
Prestelia Sch. Bip., 1864 (1 sp.)
Proteopsis Mart, & Zucc. ex Sch. Bip., 1863 (1 sp.)

Sottotribù Mesanthophorinae 
Comprende 3 generi e 4 specie.

Acilepidopsis H.Rob., 1989 (1 sp.)
Mesanthophora H. Rob., 1992 (2 spp.)
Telmatophila Mart. ex Baker, 1873 (1 sp.)

Sottotribù Pacourinae 
Comprende 1 generi e 1 specie:
Pacourina Aubl., 1775 (1 sp.)

Sottotribù Piptocarphinae 
Comprende 10 generi e circa 119 specie:

Blanchetia DC., 1836 (1 sp.)
Critoniopsis Sch. Bip., 1863 (circa 45 spp.)
Cuatrecasanthus Robinson, 1989 (3 spp.)
Dasyandantha (Aristeg.) H. Rob., 1993 (1 sp.)
Ekmania Gleason, 1919 (1 sp.)
Huberopappus Pruski, 1992 (1 sp.)
Irwinia G. M. Barroso, 1980 (1 sp.)
Joseanthus H. Rob., 1989 (5 spp.)
Piptocarpha R.Br., 1818  (43 spp.)
Piptocoma Cass., 1817 (18 spp.)

Sottotribù Rolandrinae 
Comprende 2 generi e 2 specie:

Rolandra Røttb., 1775 (1 sp.)
Spiracantha H.B.K., 1818 (1 sp.)

Sottotribù Sipolisiinae 
Comprende 5 generi e 7 specie:

Bishopalea H.Rob., 1981 (1 sp.)
Heterocoma DC., 1810 (1 sp.)
Hololepis DC., 1810 (2 spp.)
Sipolisia Glaziou ex D.Oliver, 1894 (1 sp.)
Xerxes J.R. Grant, 1994 (2 spp.)

Sottotribù Stokesiinae 
Comprende 1 generi e 1 specie.
Stokesia L'Hér., 1789 (1 sp.)

Sottotribù Trichospirinae 
Comprende 1 generi e 1 specie:
Trichospira H.B.K., 1818 (1 sp.)

Sottotribù Vernoniinae 
Comprende 9 generi e circa 113 specie:

Albertinia K.P.J. Spreng., 1820 (1 sp.)
Cololobus H. Rob., 1994 (3 spp.)
Cyrtocymura H. Rob., 1987 (6 spp.)
Dasyanthina H. Rob., 1993 (2 spp.)
Eirmocephala H. Rob., 1987 (3 spp.)
Quechualia H. Rob., 1993 (4 spp.)
Trepadonia H. Rob., 1994 (2 spp.)
Vernonanthura H. Rob., 1992 (circa 70 spp.)
Vernonia Schreb., 1791 (22 spp.)

Sottofamiglia Corymbioideae 

Comprende 1 tribù, 1 genere e 9 specie.

Tribù Corymbieae 

Comprende 1 genere e 9 specie.
Corymbium L.  (9 spp.)

Sottofamiglia Asteroideae

Comprende 21 tribù, 105 sottotribù, circa 1.130 generi e circa 16.200 specie

Tribù Anthemideae 

Comprende 14 sottotribù, 102 generi e circa 1761 specie (sono compresi anche 20 generi incertae sedis con 44 specie).

Sottotribù Anthemidinae 
Comprende 6 generi e 410 specie:

Anthemis L., 1753 (171 spp.)
Archanthemis Lo Presti & Oberpr., 2010 (4 spp)
Cota J.Gay, 1845 (40 spp.)
Nananthea DC., 1838  (1 sp.)
Tanacetum L., 1753 (154 spp.) (*)
Tripleurospermum Sch. Bip., 1844 (40 spp.)

(*) include Gonospermum Less. (4 spp.), Lugoa DC. (1 sp.)

Sottotribù Artemisiinae 
Comprende 13 generi e circa 641 specie:

Ajania Poljakov, 1994 (39 spp.)
Arctanthemum (Tzvelev) Tzvelev, 1985 (3 spp.)
Artemisia L., 1753 (522 spp.) (*)
Artemisiella Ghafoor, 1992 (1 sp.)
Brachanthemum DC., 1838 (10 spp.)
Chrysanthemum L., 1753 (37 spp.)
Elachanthemum Y. Ling & Y.R. Ling, 1978 (1 sp.)
Hippolytia  Poljakov, 1957 (19 spp.)
Kaschgaria Poljakov, 1957 (2 spp.)
Leucanthemella Tzvelev, 1961 (2 spp.)
Nipponanthemum Kitam., 1978 (1 sp.)
Phaeostigma Muldashev, 1981 (3 spp.)
Stilpnolepis Krasch., 1946 (1 sp.)

(*) include: Crossostephium Less., 1831 (1 sp.), Filifolium Kitam., 1940 (1 sp.), Mausolea Poljakov, 1961 (1 sp.), Neopallasia Poljakov, 1955 (3 spp.), Picrothamnus Nutt., 1841 (1 sp.), Sphaeromeria Nutt., 1841 (9 spp.), Turaniphytum Poljakov, 1961 (2 spp.)

Sottotribù Athanasiinae 
Comprende 6 generi e 86 specie:

Adenoglossa B. Nord., 1976 (1 sp.)
Athanasia L., 1763 (39 spp.)
Eriocephalus L., 1753 (32 spp.)
Hymenolepis Cass., 1817 (7 spp.)
Lasiospermum Lag., 1816 (4 spp.)
Leucoptera B. Nord., 1976 (3 spp.)

Sottotribù Cotulinae 
Comprende 10 generi e circa 125 specie:

Adenanthellum B. Nord., 1979 (1 sp.)
Cotula L., 1753 (55 spp.)
Hilliardia B. Nord., 1987 (1 sp.)
Hippia L., 1771 (8 spp.)
Inezia E. Phillips, 1932 (2 spp.)
Leptinella Cass., 1822 (33 spp.)
Lidbeckia P.J. Bergius, 1767 (2 spp.)
Schistostephium Less., 1832 (12 spp.)
Soliva Ruiz & Pav., 1794 (8 spp.)
Thaminophyllum Harv., 1865 (3 spp.)

Sottotribù Glebionidinae 
Comprende 4 generi e 28 specie:

Argyranthemum Webb (24 spp.)
Glebionis Cass. (2 spp.)
Heteranthemis Schott (1 sp.)
Ismelia Cass. (1 sp.)

Sottotribù Handeliinae 
Comprende 10 generi e 64 specie:

Allardia Decne., 1836 (8 spp.)
Handelia Heimerl, 1922 (1 sp.)
Lepidolopsis Poljakov, 1956 (1 sp.)
Microcephala Pobed., 1961 (5 spp.)
Pseudohandelia Tzvelev, 1961 (1 sp.)
Richteria Kar. & Kir., 1842 (6 spp.)
Sclerorhachis (Rech. f.) Rech. f., 1969 (4 spp.)
Tanacetopsis (Tzvelev) Kovalevsk., 1962 (21 spp.)
Trichanthemis Regel & Schmalh., 1877 (9 spp.)
Xylanthemum Tzvelev, 1961 (8 spp.)

Sottotribù Leucantheminae 
Comprende 8 generi e 71 specie:

Chlamydophora Ehrenb. ex Less., 1832 (1 sp.)
Chrysanthoglossum B.H. Wilcox & al., 1993 (2 spp.)
Coleostephus Cass., 1826 (3 spp.)
Glossopappus Kunze, 1846 (1 sp.)
Leucanthemum Mill., 1754 (43 spp.)
Mauranthemum Vogt & Oberprieler, 1995 (4 spp.)
Plagius L´Hèr. ex DC., 1838 (3 spp.)
Rhodanthemum (Vogt) B.H. Wilcox & al., 1993 (14 spp.)

Sottotribù Leucanthemopsidinae 
Comprende 4 generi e 12 specie:

Castrilanthemum Vogt & Oberprieler, 1966 (1 sp.)
Hymenostemma Willk., 1864 (1 sp.)
Leucanthemopsis (Giroux) Heywood, 1975 (9 spp.)
Prolongoa Boiss., 1840 (1 sp.)

Sottotribù Matricariinae 
Comprende 4 generi e 134 specie:

Achillea L., 1753 (115 spp.) (*)
Anacyclus L., 1753 (12 spp.)
Heliocauta Humphries, 1977 (1 sp.)
Matricaria L., 1753 (6 spp.)

(*) include: Leucocyclus Boiss. (1 sp.) e Otanthus Hoffmanns. & Link  (1 sp.)

Sottotribù Osmitopsidinae 
Comprende 1 generi e 9 specie:
Osmitopsis Cass., 1823 (9 spp.)

Sottotribù Pentziinae 
Comprende 7 generi e 49 specie:

Cymbopappus B. Nord., 1976 (3 spp.)
Foveolina Källersjö, 1988 (5 spp.)
Marasmodes DC., 1838 (4 spp.)
Myxopappus Källersjö, 1988 (2 spp.)
Oncosiphon Källersjö, 1988 (8 spp.)
Pentzia Thunb., 1800 (23 spp.)
Rennera Merxm., 1999 (4 spp.)

Sottotribù Phymasperminae 
Comprende 3 generi e 26 specie:

Eumorphia DC., 1838 (6 spp.)
Gymnopentzia Benth., 1876 (1 sp.)
Phymaspermum Less., 1832 (19 spp.)

Sottotribù Santolininae 
Comprende 5 generi: e 23 specie:

Chamaemelum Mill., 1754 (2 spp.)
Cladanthus Cass., 1816 (5 spp.)
Mecomischus Coss. ex Benth. & Hook. f., 1873 (2 spp.)
Rhetinolepis Coss., 1856 (1 sp.)
Santolina L., 1753 (13 spp.)

Sottotribù Ursiniinae 
Comprende 1 generi e 39 specie:
Ursinia Gaertn., 1791 (39 spp.)

Tribù Astereae 

Comprende 18 sottotribù, 206 generi e circa 3100 specie (sono compresi anche 17 generi incertae sedis con circa 200 specie)

Sottotribù Asterinae 
Comprende 13 generi e circa 296 specie:

Arctogeron DC., 1836 (1 sp.) 
Aster L., 1753 (circa 180 spp.) 
Asterothamnus Novopokr., 1950 ( 7 spp.)
Callistephus Cass., 1825 (1 sp.) 
Crinitaria Cass., 1825 (13 spp.) 
Galatella Cass., 1825 (30 spp.) 
Heteropappus Less., 1832 (circa 20 spp.) 
Kalimeris (Cass.) Cass., 1825 (8 spp.) 
Kemulariella Tamamschyan in Komarov, 1959 (6 spp.) 
Miyamayomena Kitam., 1982 (5 spp.) 
Psychrogeton Boiss., 1875 (20 spp.) 
Rhinactinidia Novopokr., 1948 (4 spp.) 
Tripolium Nees, 1832 (1 sp.)

Sottotribù Astranthiinae 
Comprende 4 generi e 39 specie:

Astranthium Nutt, 1840 (11 spp.) 
Dichaetophora A. Gray, 1849 (1 sp.) 
Geissolepis B.L. Rob., 1892 (1 sp.) 
Townsendia Hook., 1834 (26 spp.)

Sottotribù Baccharidinae 
Comprende 3 generi e circa 364 specie:

Archibaccharis Heering, 1904 (32 spp.) 
Baccharis L., 1753 (circa 360 spp.) 
Heterothalamus Less., 1830 (2 spp.)

Sottotribù Bellidinae 
Comprende 2 generi e 12 specie:

Bellis L, 1753 (8 spp.) 
Bellium L., 1771 (4 spp.)

Sottotribù Boltoniinae 
Comprende 3 generi e 7 specie:

Batopilasia G.L. Nesom & Noyes, 2000 (1 sp.) 
Boltonia L'Hér., 1788 (5 spp.) 
Chloracantha G.L. Nesom, e al., 1991 (1 sp.)

Sottotribù Brachyscominae 
Comprende 3 generi e circa 100 specie:

Brachyscome Cass., 1816 (circa 70 spp.) 
Calotis R. Br., 1820 (circa 28-30 spp.)
Ceratogyne Turcz., 1851 (1 sp.)

Sottotribù Chaetopappinae 
Comprende 2 generi e 13 specie:

Chaetopappa DC., 1836 (11 spp.) 
Monoptilon Torr. & A. Gray ex A. Gray, 1845 (2 spp.)

Sottotribù Chrysopsidinae 
Comprende 8 generi e circa 70 specie.

Bradburia Torrey & A. Gray, 1842 (2 spp.)
Chrysopsis (Nutt.) Elliott, 1824 (ca. 11 spp.)
Croptilon Raf., 1836  (3 spp.)
Heterotheca Cass., 1817 (ca. 25 – 30 spp.) 
Noticastrum DC., 1836 (ca. 19 spp.) 
Osbertia Greene, 1895 (3 spp.) 
Pityopsis Nutt., 1840 (ca. 7 spp.) 
Tomentaurum G.L. Nesom, 1991 (1 sp.)

Sottotribù Conyzinae 
Comprende 8 generi e circa 500 specie:

Aphanostephus DC., 1836 (4 spp.)
Apopyros G.L. Nesom, 1994 (2 spp.) 
Conyza Less., 1832 (ca.  60 – 100 spp.)
Darwiniothamnus Harling, 1962 (2 spp.) 
Erigeron L., 1753  (ca. 400 spp.) 
Hysterionica Willd., 1807 (7 spp.)
Leptostelma D. Don in Sweet, 1830 (5 spp.) 
Neja D. Don in Sweet, 1830 (ca. 6 spp.)

Sottotribù Grangeinae 
Comprende 16 generi e circa 70 specie:

Akeassia  J. P. Lebrun & Stork, 1993  (1 sp.)
Ceruana Forssk., 1775  (1 sp.)
Colobanthera Humbert, 1923  (1 sp. )
Cyathocline Cass., 1829 (3 spp.)
Dacryotrichia Wild, Garcia de Orta, 1973 (1 sp. )
Dichrocephala LHér. ex DC., 1833 (10 spp.)
Egletes Cass., 1817 (ca. 8 spp.)
Erodiophyllum F. Muell., 1875 (2 spp.)
Grangea Adans., 1763 (10 spp.)
Grangeopsis Humbert, 1923 (1 sp. )
Grauanthus Fayed, 1979 (2 spp.)
Gyrodoma Wild, 1974 (1 sp. = ) 
Heteromma Benth. in Benth. & Hook. f., 1873 (3 spp.)
Mtonia Beentje, 1999 (1 sp. = )
Nidorella Cass., 1826 (ca. 15 spp.)
Plagiocheilus Arn. ex DC., 1838 (7 spp.)

Sottotribù Hinterhuberinae 
Comprende 33 generi e oltre 500 specie:

Achnophora F. Muell., 1883 (1 sp.)
Aylacophora Cabrera, 1953 (1 sp. )
Aztecaster G.L. Nesom, 1993 (2 spp.)
Blakiella Cuatrec., 1969 (1 sp. )
Celmisia Cass., 1825 (ca. 60 spp.)
Chiliophyllum Phil., 1836 (3 spp.)
Chiliotrichiopsis Cabrera, 1937 (3 spp.)
Chiliotrichum Cass., 1817 (2 spp.)
Damnamenia D.R. Given, 1973 (1 sp. )
Diplostephium Kunth in H.B.K., 1818 (oltre 70 spp.)
Floscaldasia Cuatrec., 1969 (2 spp.) 
Flosmutisia Cuatrec., 1986 (1 sp. )
Guynesomia Bonifacino & Sancho, 2004 (1 sp. )
Hinterhubera Sch. Bip. ex Wedd., 1857 (8 spp.) 
Laestadia Kunth ex Less., 1832 (6 spp.) 
Lepidophyllum Cass., 1816 (1 sp. )
Llerasia Triana, 1858 (10 spp.) 
Madagaster G.L. Nesom, 1993 (5 spp.)
Mairia Nees, 1832 (3 spp.) 
Nardophyllum (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., 1836 
Novenia S.E. Freire, 1986 (1 sp. )
Olearia Moench, 1802 (ca. 180 spp.) 
Oritrophium (Kunth) Cuatrec., 1961 (ca. 21 spp.) 
Pachystegia Cheeseman, 1925 (1 sp. )
Pacifigeron G.L. Nesom, 1994 (1 sp. )
Paleaepappus Cabrera, 1969 (1 sp. )
Parastrephia Nutt., 1841 (3 spp.)
Pleurophyllum Hook. f., 1844 (3 spp.) 
Printzia Cass., 1825 (6 spp.)
Pteronia L., 1763 (ca. 80 spp.) 
Remya W. Hillebrand ex Benth. in Benth. & Hook. f., 1873 (3 spp.) 
Rochonia DC., 1836 (4 spp.)
Westoniella Cuatrec., 1977 (6 spp.)

Sottotribù Homochrominae 
Comprende 13 generi e circa 150 specie:

Amellus L., 1759 (12 spp.)
Chamaegeron  Schrenk, 1845 (4 spp.)
Chrysocoma L., 1753 (20 spp.)
Engleria O. Hoffm., 1888 (2 spp.)
Felicia  Cass., 1818 (ca. 85 spp.)
Gymnostephium  Less., 1832 (8 spp.)
Jeffreya  Wild., 1974 (1 sp. )
Lachnophyllum  Bunge, 1852 (2 spp.)
Nolletia  Cass., 1825 (10 spp.)
Poecilolepis  J. Grau, 1977 (2 spp.)
Polyarrhena  Cass., 1828 (4 spp.)
Roodebergia  B. Nord., 2002 (1 sp. )
Zyrphelis  Cass., 1829 (10 spp.)

Sottotribù Lagenophorinae 
Comprende 12 generi e 54 specie:

Keysseria  Lauterb., 1914 (12 spp.)
Lagenophora  Cass., 1816 (14 spp.)
Lagenocypsela  Swenson & K. Bremer, 1994 (2 spp.)
Myriactis  Less., 1831 (2 spp.)
Pappochroma  Raf., 1836 (9 spp.)
Piora  J.T. Kost., 1966 (1 sp.)
Pytinicarpa  G.L. Nesom, 1994 (2 spp.)
Rhamphogyne S. Moore, 1914 (2 spp.)
Rhynchospermum Reinw., 1825 (1 sp.)
Sheareria S. Moore, 1875 (2 spp.)
Solenogyne Cass., 1827 (3 spp.)
Thespis DC. in Guill., 1833 (3 spp.)

Sottotribù Machaerantherinae 
Comprende 18 generi e circa 250 specie:

Arida (R.L. Hartm.) D.R. Morgan & R.L. Hartm., 2003 (9 spp.)
Benitoa D.D. Keck, 1956 ( 1 sp.)
Corethrogyne DC., 1836 ( 1 sp.)
Dieteria Nutt., 1840 ( 3 spp.)
Grindelia Willd., 1807 ( 70 spp.)
Haplopappus Cass., 1828 ( 70 spp.)
Hazardia Greene, 1887 ( 13 spp.)
Isocoma Nutt., 1840 ( 16 spp.)
Lessingia Cham., 1829 ( 7 – 10 spp. )
Machaeranthera Nees, 1832 ( 2 spp.)
Olivaea Sch. Bip. ex Benth. in Hook., 1872 ( 2 spp.)
Oonopsis (Nutt.) Greene, 1896 ( 4 – 5 spp.)
Pyrrocoma Hook., 1833 ( 14 spp.)
Rayjacksonia R.L. Hartm. & M.A. Lane, 1996 ( 3 spp.)
Stephanodoria Greene, 1895 ( 1 sp.)
Xanthisma DC., 1836 ( 17 spp.)
Xanthocephalum Willd., 1807 ( 6 spp.)
Xylorhiza Nutt., 1840 ( 8 spp.)

Sottotribù Pentachaetinae 
Comprende 3 generi e 8 specie:

Pentachaeta  Nutt., 1840 (6 spp.)
Rigiopappus  A. Gray, 1965 (1 sp.) 
Tracyina  S.F. Blake, 1937 (1 sp.)

Sottotribù Podocominae 
Comprende 18 generi e circa 130 specie:

Asteropsis  Less., 1832 (1 sp.)
Camptacra  N.T. Burb., 1982 (2 spp.)
Dichromochlamys  Dunlop, 1980 (1 sp.)
Dimorphocoma  F. Muell. & Tate, 1883 (2 spp.)
Elachanthus  F. Muell., 1853 (2 spp.)
Inulopsis (DC.) O. Hoffm., 1890 (4 spp.)
Iotasperma  G.L. Nesom., 1994 (2 spp.)
Isoetopsis Turcz., 1851 (1 sp.)
Ixiochlamys  F. Muell. & Sond. ex Sond., 1853 (4 spp.)
Kippistia  F. Muell., 1858 (1 sp.)
Laennecia  Cass., 1822 (17 spp.)
Microgynella  Grau, 1975 (1 sp.)
Minuria  DC., 1836 (10 spp.)
Peripleura  (N.T. Burb.) G.L. Nesom, 1994 (9 spp.)
Podocoma  Cass., 1817 (ca. 9 spp.)
Sommerfeltia Less., 1832 (2 spp.)
Tetramolopium Lees, 1832 (38 spp.)
Vittadinia  A. Rich., 1832 (20 spp.)

Sottotribù Solidagininae 
Comprende 25 generi e circa 180 specie: 

Acamptopappus  (A. Gray) A. Gray, 1873  (2 spp.)
Amphiachyris   (DC.) Nutt., 1840 (2 spp.)
Amphipappus  Torr. & A. Gray ex A. Gray, 1845 (1 sp.)
Bigelowia   DC., 1836 (2 spp.)
Chihuahuana  Urbatsch & R.P. Roberts, 2004 (1 sp.)
Chrysoma  Nutt., 1834 (1 sp.)
Chrysothamnus  Nutt., 1840 (ca. 13 spp.)
Columbiadoria  G.L. Nesom, 1991 (1 sp.)
Eastwoodia  Brandegee, 1894 (1 sp.)
Euthamia  Nutt. ex Cass., 1825 (8 spp.)
Gundlachia  A. Gray, 1880 (6 spp.)
Gutierrezia  Lag., 1816 (33 spp.)
Gymnosperma  Less., 1832 (1 sp.)
Hesperodoria  Greene, 1906 (2 spp.)
Medranoa  Urbatsch & R.P. Roberts, 2004 (1 sp.)
Neonesomia  Urbatsch & R.P. Roberts, 2004 (2 spp.)
Oligoneuron  Small, 1903 (6 spp.)
Oreochrysum  Rydb., 1906 (1 sp.)
Petradoria   Greene, 1895 (1 sp.)
Sericocarpus  Nees, 1833 (5 spp.)
Solidago  L., 1753 (ca. 100 spp.)
Stenotus   Nutt., 1840 (ca. 6-7 spp)
Thurovia  Rose, 1895 (1 sp.)
Vanclevea  Greene, 1899 (1 sp.)
Xylovirgata  Urbatsch & R.P. Roberts, 2004 (1 sp.)

Sottotribù Symphyotrichinae 
Comprende 5 generi e circa 100 specie:

Almutaster  Å. Löve & D. Löve, 1982  (1 sp.)
Ampelaster  G.L. Nesom, 1994  (1 sp.)
Canadanthus  G.L. Nesom, 1994  (1 sp.)
Psilactis   A. Gray, 1849  (6 spp.)
Symphyotrichum   Nees, 1832  (ca. 92 spp.)

Tribù Athroismeae 

Comprende 3 sottotribù, 7generi e circa 60 specie.

Sottotribù Anisopappinae 
Comprende 3 generi e circa 19 specie:

Anisopappus  Hook. & Arn., 1837  (17 spp.)
Cardosoa   S. Ortiz & Paiva, 2010  (1 sp.)
Welwitschiella   O.Hoffm., 1894  (1 sp.)

Sottotribù Athroisminae 
Comprende 3 generi e 28 specie:

Athroisma  DC., 1833  (12 spp.)
Blepharispermum Wight ex DC., 1834  (15 spp.)
Leucoblepharis   Arnott, 1838  (1 sp.)

Sottotribù Centipedinae 
Comprende 1 generi e 11 specie:
Centipeda  Lour., 1790 (11 spp.)

Tribù Bahieae 

Comprende 20 generi e circa 85 specie:

Achyropappus  Kunth, 1818  (2 spp.)
Amauriopsis Rydb., 1914  (6 spp.)
Apostates N.S.Lander, 1989 (1 sp.)
Bahia Lag., 1816 (circa 10 spp.)
Barlettia A.Gray, 1855 (1 sp.)
Chaetymenia  Hook. & Arn., 1838 (1 sp.)
Chamaechaenactis Rydb., 1906 (1 sp.)
Espejoa DC., 1836 (1 sp.)
Florestina Cass., 1817 (circa 8 spp.)
Holoschkuhria H.Rob., 2002 (1 sp.)
Hymenopappus L'Her., 1788 (circa 14 spp.)
Hymenothrix  A.Gray, 1849 (4 spp.)
Hypericophyllum Steetz, 1864 (7 spp.)
Loxothysanus B.L.Rob., 1907 (2 spp.)
Palafoxia Lag., 1816 (12 spp.)
Peucephyllum A.Gray, 1859 (1 sp.)
Platyschkuhria Rydb., 1906 (1 sp.)
Psathyrotopsis  Rydb., 1927 (3 spp.)
Schkuhria Roth, 1797 (6 spp.)
Thymopsis Benth., 1873 (2 spp.)

Tribù Calenduleae 

Comprende 12 generi e circa 120 specie:

 Calendula L. (12 spp.)
 Chrysanthemoides Fabr. (2 spp.)
 Dimorphotheca Moench (20 spp.).
 Garuleum Cass. (8 spp.)
 Gibbaria Cass. (1 sp.)
 Inuloides B.Nord. (1 sp.)
 Monoculus B.Nord. (2 spp.)
 Nephrotheca B.Nord. & Källersjö (1 sp.)
 Norlindhia B.Nord. (3 spp.)
 Oligocarpus Less. (2 spp.)
 Osteospermum L. (circa 45 spp.)
 Tripteris Less. (circa 20 spp.)

Tribù Chaenactideae 

Comprende 3 generi e 29 specie: 

Chaenactis DC. (27 spp.)
Dimeresia A.Gray (1 sp.)
Orochaenactis Coville (1 sp.)

Tribù Coreopsideae 

Comprende 3 sottotribù, 30 generi e circa 542 specie.

Sottotribù Chrysanthellinae 
Comprende 6 generi e circa 45 specie:

Chrysanthellum Pers. (14 spp.)
Diodontium F.Muell. (1 sp.)
Eryngiophyllum Greenm. (2 spp.)
Glossocardia Cass. (12 spp.)
Isostigma Less. (15 spp.)
Trioncinia (F.Muell.) Veldkamp (1 sp.)

Sottotribù Coreopsidinae 
Comprende 20 generi e oltre 494 specie: 

Bidens  L., 1753 (249 spp.)
Coreocarpus  Benth., 1844 (6 spp.)
Coreopsis  L., 1753 (102 spp.)
Cosmos  Cav., 1791 (42 spp.)
Cyathomone  S.F.Blake, 1923 (1 sp.)
Dahlia  Cav., 1791 (42 spp.)
Dicranocarpus  A.Gray, 1854 (1 sp.)
Ericentrodea  S.F.Blake, 1923 (6 spp.)
Fitchia  Hook. f, 1845 (7 spp.)
Goldmanella  Greenm., 1908 (1 sp.)
Henricksonia  B.L.Turner, 1977 (1 sp.)
Heterosperma  Cav., 1795 (circa 7 spp.)
Hidalgoa  La Llave & Lex., 1824 (3 spp.)
Megalodonta  Greene, 1901 (1 sp.)
Moonia  Arn., 1975 (6 spp.)
Narvalina  Cass., 1825 (1 sp.)
Oparanthus  Sherff, 1937 (circa 3 spp.)
Petrobium  R. Br., 1817 (1 sp.)
Selleophytum  Urb., 1915 (1 sp.)
Thelesperma  Less., 1831 (13 spp.)

Sottotribù Pinillosiinae 
Comprende 3 generi e 3 specie:

Koehneola Urb.  (1 sp.)
Pinillosia Ossa ex DC.  (1 sp.)
Tetraperone Urb.  (1 sp.)

Generi incertae sedis: 
Staurochlamys Baker, 1889 (1 sp.)

Tribù Doroniceae 

Comprende un solo genere e circa 40 specie.
 Doronicum L. (circa 40 spp.)

Tribù Eupatorieae 

Comprende 17 sottotribù, 183 generi e circa 2600 specie.

Sottotribù Adenostemmatinae 
Comprende 3 generi e circa 35 specie:

Adenostemma  J.R. Forst & J.G. Forst,1776  (circa 26 spp.)
Gymnocoronis   DC., 1836  (5 spp.)
Sciadocephala  Mattf, 1938  (5 spp.)

Sottotribù Ageratinae 
Comprende 26 generi e circa 300 - 400 specie:

Acritopappus  R.M. King & H. Rob., 1980  (16 spp.)
Ageratum  L., 1753  (circa 40 spp.)
Ascidiogyne  Cuatrec., 1965  (2 spp.)
Blakeanthus  R.M. King & H. Rob., 1972  (1 sp.)
Carphochaete  A. Gray, 1849  (7 - 8 spp.)
Cavalcantia  R.M. King & H. Rob., 1980  (2 spp.)
Cronquistia  R.M. King, 1968  (1 sp.)
Ellenbergia  Cuatrec., 1964 (1 sp.)
Ferreyrella  S.F. Blake, 1958  (2 spp.)
Gardnerina  R.M. King & H. Rob., 1981  (1 sp.)
Guevaria  R.M. King & H. Rob., 1974  (5 spp.)
Iltisia  S.F. Blake, 1958  (2 spp.)
Macvaughiella  R.M. King & H. Rob., 1968  (2 spp.)
Metastevia  Grashoff, 1975  (1 sp.)
Microspermum  Lag., 1816  (7 spp.)
Nesomia  B.L. Turner, 1991  (1 sp.)
Phalacraea  DC., 1836  (4 spp.)
Phania  DC., 1836  (5 spp.)
Piqueria  Cav., 1794  (6 spp.)
Piqueriella  R.M. King & H. Rob., 1974  (1 sp.)
Piqueriopsis  R.M. King, 1965  (1 sp.)
Radlkoferotoma  Kuntze, 1891  (3 spp.)
Revealia  R.M. King & H. Rob., 1976  (1 sp.)
Scherya  R.M. King & H. Rob., 1977  (1 sp.)
Stevia  Cav., 1797  (circa 175 – 230 spp.)
Teixeiranthus  R.M. King & H. Rob., 1980  (2 spp.)

Sottotribù Alomiinae 
Comprende 23 generi e circa 170 specie:

Ageratella  A. Gray ex S. Watson, 1887  (1 sp.)
Alomia  Kunth, 1818  (5 spp.)
Asanthus  R.M. King & H. Rob., 1972  (3 spp.)
Barroetea  A. Gray, 1880  (6 spp.)
Brickelliastrum  R.M. King & H. Rob., 1972  (2 spp.)
Carminatia  Moç. ex DC., 1838  (3 spp.)
Condylopodium  R.M. King & H. Rob., 1972  (4 spp.)
Crossothamnus  R.M. King & H. Rob., 1972  (4 spp.)
Dissothrix  A. Gray, 1851  (1 sp.)
Dyscritogyne  R.M. King & H. Rob., 1971  (2 spp.)
Flyriella  R.M. King & H. Rob., 1972  (4 spp.)
Goyazianthus  R.M. King & H. Rob., 1977  (1 sp.)
Helogyne  Nutt., 1841  (8 spp.)
Kyrsteniopsis  R.M. King & H. Rob., 1971  (5 spp.)
Leptoclinium  Benth. & Hook. f., 1873  (1 sp.)
Malperia  S. Watson, 1889  (1 sp.)
Phanerostylis  (A. Gray) R.M. King & H. Rob., 1972  (5 spp.)
Planaltoa  Taub., 1896  (2 spp.)
Pleurocoronis  R.M. King & H. Rob., 1966  (3 spp.)
Pseudobrickellia  R.M. King & H. Rob., 1972  (2 spp.)
Steviopsis  R.M. King & H. Rob., 1971  (4 spp.)

Sottotribù Ayapaninae 
Comprende 13 generi e 62 specie:

Alomiella  R.M. King & H. Rob., 1972  (2 spp.)
Ayapana  Spach, 1841  (16 spp.)
Ayapanopsis  R.M. King & H. Rob., 1972  (17 spp.)
Condylidium  R.M. King & H. Rob., 1972  (2 spp.)
Gongrostylus  R.M. King & H. Rob., 1972  (1 sp.)
Gymnocondylus  R.M. King & H. Rob., 1972  (1 sp.)
Heterocondylus  R.M. King & H. Rob., 1972  (13 spp.)
Isocarpha  R. Br., 1817  (5 spp.)
Lepidesmia  Klatt, 1896  (1 sp.)
Monogereion  G.M. Barroso & R.M. King, 1971  (1 sp.)
Parapiqueria  R.M. King & H. Rob., 1980  (1 sp.)
Polyanthina  R.M. King & H. Rob., 1970  (1 sp.)
Siapaea  Pruski, 1996  (1 sp.)

Sottotribù Critoniinae 
Comprende 40 generi e circa 344 specie:

Adenocritonia  R.M. King & H. Rob., 1976  (3 spp.)
Amboroa  Cabrera, 1956  (2 spp.)
Antillia  R.M. King & H. Rob., 1971  (1 sp.)
Aristeguietia  R.M. King & H. Rob., 1975  (21 spp.)
Asplundianthus  R.M. King & H. Rob., 1975  (7 spp.)
Austrocritonia  R.M. King & H. Rob., 1975  (4 spp.)
Badilloa  R.M. King & H. Rob., 1975  (10 spp.)
Bishovia  R.M. King & H. Rob., 1978  (2 spp.)
Castanedia  R.M. King & H. Rob., 1978  (1 sp.)
Chacoa  R.M. King & H. Rob., 1975  (1 sp.)
Ciceronia  Urban, 1925  (1 sp.)
Corethamnium  R.M. King & H. Rob., 1978  (1 sp.)
Critonia  P. Browne, 1756  (43 spp.)
Critoniadelphus  R.M. King & H. Rob., 1971  (2 spp.)
Critoniella  R.M. King & H. Rob., 1975  (6 spp.)
Cronquistianthus  R.M. King & H. Rob., 1972  (20 spp.)
Eupatoriastrum  Greenm., 1903  (4 spp.)
Eupatorina  R.M. King & H. Rob., 1971  (1 sp.)
Fleischmanniopsis  R.M. King & H. Rob., 1971  (10 spp.)
Grisebachianthus  R.M. King & H. Rob., 1975  (8 spp.)
Grosvenoria  R.M. King & H. Rob., 1975  (4 spp.)
Hughesia  R.M. King & H. Rob., 1980  (1 sp.)
Koanophyllon  Arruda, 1810  (circa 120 spp.)
Idiothamnus  R.M. King & H. Rob., 1975  (4 spp.)
Imeria  R.M. King & H. Rob., 1975  (1 sp.)
Lorentzianthus  R.M. King & H. Rob., 1975  (1 sp.)
Malmeanthus  R.M. King & H. Rob., 1980  (3 spp.)
Mexianthus  B.L. Rob., 1928  (1 sp.)
Neocabreria  R.M. King & H. Rob., 1972  (5 spp.)
Neohintonia  R.M. King & H. Rob., 1971  (1 sp.)
Nothobaccharis  R.M. King & H. Rob., 1979  (1 sp.)
Ophryosporus  Meyen, 1834  (37 spp.)
Peteravenia  R.M. King & H. Rob., 1971  (5 spp.)
Santosia  R.M. King & H. Rob., 1980  (1 sp.)
Sphaereupatorium  (O. Hoffm.) Kuntze ex. B.L. Rob., 1920  (1 sp.)
Steyermarkina  R.M. King & H. Rob., 1971  (4 spp.)
Tuberostylis  Steetz., 1854  (2 spp.)
Uleophytum  Hieron., 1906  (1 sp.)
Urbananthus  R.M. King & H. Rob., 1971  (2 spp.)
Viereckia  R.M. King & H. Rob., 1975  (1 sp.)

Sottotribù Disynaphiinae 
Comprende 6 generi e 44 specie:

Acanthostyles  R.M. King & H. Rob., 1971  (1 sp.)
Campovassouria  R.M. King & H. Rob., 1971  (1 sp.)
Disynaphia  Hook. & Arn. ex. DC, 1838  (16 spp.)
Grazielia  R.M. King & H. Rob., 1972  (11 spp.)
Raulinoreitzia  R.M. King & H. Rob., 1971  (3 spp.)
Symphyopappus  Turcz., 1848 ||12 spp.

Sottotribù Eupatoriinae 
Comprende 5 generi e 76 specie:

Austroeupatorium  R.M. King & H. Rob., 1970  (13 spp.)
Eupatorium  L., 1753  (45 spp.)
Hatschbachiella  R.M. King & H. Rob., 1972  (2 spp.)
Stomatanthes  R.M. King & H. Rob., 1970  (16 spp.)

Sottotribù Fleischmanniinae 
Comprende 2 generi e 96 specie:

Fleischmannia Sch. Bip., 1850  (95 spp.)
Sartorina  R.M. King & H. Rob., 1974  (1 sp.)

Sottotribù Gyptidinae 
Comprende 29 generi e circa 140 specie:

Agrianthus Mattf., 1930  (2 spp.)
Arrojadocharis Mattf., 1930  (2 spp.)
Bahianthus  R.M. King & H. Rob., 1972 (1 sp.)
Barrosoa R.M. King & H. Rob., 1971 (9 spp.)
Bejaranoa R.M. King & H. Rob., 1978 (2 spp.)
Bishopiella  R.M. King & H. Rob., 1981 (1 sp.)
Campuloclinium DC., 1836 (14 spp.)
Catolesia D.J.N. Hind, 2000 (1 sp.)
Conocliniopsis (DC.) R.M. King & H. Rob., 1972 (1 sp.)
Conoclinium DC., 1836 (4 spp.)
Dasycondylus R.M. King & H. Rob., 1972 (8 spp.)
Diacranthera R.M. King & H. Rob., 1972 (2 spp.)
Gyptidium R.M. King & H. Rob., 1972 (2 spp.)
Gyptis (Cass.) Cass., 1820  (7 spp.)
Lasiolaena  R.M. King & H. Rob., 1972 (6 spp.)
Litothamnus  R.M. King & H. Rob., 1979 (2 spp.)
Lourteigia R.M. King & H. Rob., 1971 (circa 11 spp.)
Macropodina R.M. King & H. Rob., 1972 (3 spp.)
Morithamnus  R.M. King, H. Rob. & G.M. Barroso, 1979 (2 spp.)
Neocuatrecasia R.M. King & H. Rob., 1972 (12 spp.)
Platypodanthera R.M. King & H. Rob., 1972 (1 sp.)
Prolobus R.M. King & H. Rob., 1982 (1 sp.)
Semiria D.J.N. Hind, 1999 (1 sp.)
Stylotrichium  Mattf., 1923  (5 spp.)
Tamaulipa R.M. King & H. Rob., 1971 (1 sp.)
Trichogonia (DC.) Gardner, 1846 (30 spp.)
Trichogoniopsis  R.M. King & H. Rob., 1972 (4 spp.)
Urolepis (DC.) R.M. King & H. Rob., 1971 (1 sp.)
Vittetia  R.M. King & H. Rob., 1974 (2 spp.)

Sottotribù Hebecliniinae 
Comprende 7 generi e circa 72 specie:

Amolinia  R.M. King & H. Rob., 1972 (1 sp.)
Bartlettina  R.M. King & H. Rob., 1971 (circa 37 spp.)
Decachaeta  DC., 1836 (7 spp.)
Erythradenia  (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., 1969 (1 sp.)
Guayania  R.M. King & H. Rob., 1971 (5 spp.)
Hebeclinium  DC., 1836 (20 spp.)
Matudina  R.M. King & H. Rob., 1973 (1 sp.)

Sottotribù Hofmeisteriinae 
Comprende 2 generi e 12 specie:

Hofmeisteria  Walp., 1846 (10 spp.)
Oaxacania  B.L. Rob. & Greenm., 1895 (2 spp.)

Sottotribù Liatrinae 
Comprende 6 generi e 50 specie: 

Carphephorus  Cass., 1816 (4 spp.)
Garberia  A. Gray, 1879 (1 sp.)
Hartwrightia  A. Gray ex S. Watson, 1888 (1 sp.)
Liatris  Gaertn. ex Schreber, 1791 (41 spp.)
Litrisa  Small, 1924 (1 sp.)
Trilisa  (Cass.) Cass., 1827 (2 spp.)

Sottotribù Mikaniinae 
Comprende 1 genere e circa 450 specie: 
Mikania Willd., 1742 (circa 450 spp.)

Sottotribù Neomirandeinae 
Comprende 1 genere e 28 specie: 
Neomirandea R.M. King & H. Rob., 1970 (28 spp.)

Sottotribù Oxylobinae 
Comprende 9 generi e circa 300 specie:

Ageratina  Spach, 1841 (circa 265 spp.)
Kaunia  R.M. King & H. Rob., 1980 (14 spp.)
Jaliscoa  S. Watson, 1890 (3 spp.)
Jaramilloa  R.M. King & H. Rob., 1890 (2 spp.)
Oxylobus  (Mocino ex DC.) A. Gray, 1879 (5 spp.)
Pachythamnus  (R.M. King & H. Rob.) R.M. King & H. Rob., 1972 (1 sp.)
Piptothrix  A. Gray, 1886 (4 spp.)
Spaniopappus  B.L. Rob., 1926 (4 spp.)
Standleyanthus  R.M. King & H. Rob., 1971 (1 sp.)

Sottotribù Praxeliinae 
Comprende 7 generi e circa 190 specie:

Chromolaena  DC., 1836 (circa 165 spp.)
Eitenia  R.M. King & H. Rob., 1974 (2 spp.)
Eupatoriopsis  Hieron., 1893 (1 sp.)
Lomatozona  Baker, 1876 (4 spp.)
Osmiopsis  R.M. King & H. Rob., 1975 (1 sp.)
Praxeliopsis  G.M. Barroso, 1949 (1 sp.)
Praxelis  Cass., 1826 (16 spp.)

Sottotribù Trichocoroninae 
Comprende 3 generi e 4 specie:

Sclerolepis  Cass., 1816 (1 sp.)
Shinnersia  R.M. King & H. Rob., 1970 (1 sp.)
Trichocoronis  A. Gray, 1849 (2 spp.)

Tribù Feddeeae 

Comprende un solo genere e una sola specie.
 Feddea Urb. (1 sp.)

Tribù Gnaphalieae 

Comprende 185 generi e circa 1240 specie:

A
Acanthocladium  F. Muell., 1861  (1 sp.)
Achyrocline  (Less.) DC., 1838  (32 spp.)
Acomis  F. Muell., 1864 (3 spp.)
Actinobole  Frenzl ex Endl., 1843 (4 spp.)
Alatoseta  Compton, 1931  (1 sp.)
Aliella  Qaiser & Lack, 1986 (3 spp.)
Ammobium  R. Br., 1824 (3 spp.)
Amphiglossa  DC., 1838 (9 spp.)
Anaphalioides  (Benth.) Kirp., 1950 (7 spp.)
Anaphalis  DC., 1838 (110 spp.)
Anaxeton  Gaertn., 1791 (10 spp.)
Ancistrocarphus  A.Gray, 1868  (1 sp.)
Anderbergia  B. Nord., 1996 (6 spp.)
Anemocarpa  Paul G. Wilson, 1992 (2 spp.)
Angianthus  J.C. Wendl., 1808 (15 spp.)
Anisochaeta  DC., 1836  (1 sp.)
Anisothrix  O. Hoffm., 1898 (2 spp.)
Antennaria  J. Gaertn., 1791 (40 spp.)
Antithrixia  DC., 1838  (1 sp.)
Apalochlamys  Cass., 1828  (1 sp.)
Argentipallium  Paul G. Wilson, 1992 (6 spp.)
Argyroglottis  Turcz., 1851  (1 sp.)
Arrowsmithia  DC., 1838  (1 sp.)
Artemisiopsis  S. Moore, 1902  (1 sp.)
Asteridea  Lindl., 1839 (9 spp.)
Athrixia  Ker Gawl., 1823 (14 spp.)
Atrichantha  Hilliard & B.L. Burtt, 1981  (1 sp.)
B
Basedowia  Pritzel, 1918  (1 sp.)
Bellida  Ewart, 1907  (1 sp.)
Belloa  Remy, 1848 (circa 9 spp.)
Berroa  Beauverd, 1913  (1 sp.)
Blennospora  A. Gray, 1851 (2 spp.)
Bombycilaena  (DC.) Smoljan., 1955 (3 spp.)
Bryomorphe  Harv., 1863  (1 sp.)
C
Callilepis  DC., 1836 (5 spp.)
Calocephalus  R. Br., 1817 (11 spp.)
Calomeria  Vent., 1804  (1 sp.)
Calotesta  P.O. Karis, 1990  (1 sp.)
Cassinia  R. Br., 1817 (circa 20 spp.)
Catatia  Humbert, 1923 (2 spp.)
Cephalipterum  A. Gray, 1852  (1 sp.)
Cephalosorus  A. Gray, 1851  (1 sp.)
Chamaepus  Wagenitz, 1980  (1 sp.)
Chevreulia  Cass., 1817 (circa 6 spp.)
Chiliocephalum  Benth., 1873  (1 sp.)
Chionolaena  DC., 1836 (18 spp.)
Chondropyxis  D.A. Cooke, 1986  (1 sp.)
Chrysocephalum  Walp., 1840 (circa 7 spp.)
Chthonocephalus  Steetz., 1845 (4 spp.)
Cladochaeta  DC., 1838 (2 spp.)
Comborhiza  Anderb. & K. Brerner, 1991 (2 spp.)
Craspedia  G. Forst., 1786 (20 spp.)
Cremnothamnus  C.F. Puttock, 1994  (1 sp.)
Cuatrecasasiella  H. Rob., 1985 (2 spp.)
Cymbolaena  Smoljan., 1955  (1 sp.)
D
Decazesia  F. Muell, 1879  (1 sp.)
Denekia  Thunb., 1800  (1 sp.)
Dielitzia  P.S. Short, 1989  (1 sp.)
Disparago  Gaertn., 1791 (7 spp.)
Dithyrostegia  A. Gray, 1851 (2 spp.)
Dolichothrix  Hilliard & B.L. Burtt, 1981  (1 sp.)
E
Edmondia  Cass., 1818 (3 spp.)
Elytropappus  Cass., 1816 (8 spp.)
Epitriche  Turcz., 1851  (1 sp.)
Eriochlamys  Sond. & F. Muell., 1853  (1 sp.)
Erymophyllum  Paul G. Wilson, 1989 (5 spp.)
Euchiton  Cass., 1837 (20 spp.)
Evacidium  Pomel, 1874  (1 sp.)
Ewartia  Beauverd, 1910 (4 spp.)
Ewartiothamnus  Anderb., 1991  (1 sp.)
F
Facelis  Cass., 1819 (4 spp.)
Feldstonia  P.S. Short, 1989  (1 sp.)
Filago  L., 1753 (46 spp.)
Fitzwillia  P.S. Short, 1989  (1 sp.)
G
Galeomma  Rauschert, 1981 (2 spp.)
Gamochaeta  Wedd., 1856 (circa 50 - 80 spp.)
Gamochaetopsis  Anderb. & Freire, 1991  (1 sp.)
Gilberta  Turcz., 1851  (1 sp.)
Gilruthia  Ewart, 1909  (1 sp.)
Gnaphaliothamnus  Kirp., 1950  (1 sp.)
Ghaphalium  L., 1753 (circa 80 spp.)
Gnephosis  Cass., 1820 (8 spp.)
Gnomophalium  Greuter, 2003  (1 sp.)
Gratwickia  F. Muell., 1963  (1 sp.)
H
Haeckeria  F. Muell., 1853 (2 spp.)
Haegiela  P.S. Short & Paul G. Wilson, 1990  (1 sp.)
Haptotrichion  Paul G. Wilson, 1992 (2 spp.)
Helichrysopsis  Kirp., 1950  (1 sp.)
Helichrysum  Mill., 1754 (circa 600 spp.)
Hesperevax  (A. Gray) A. Gray, 1857  (3 spp.)
Humeocline  Anderb., 1991  (1 sp.)
Hyalochlamys  A. Gray, 1983  (1 sp.)
Hyalosperma  Steetz, 1845  (9 spp.)
Hydroidea  P.O. Karis, 1990  (1 sp.)
I
Ifloga  Cass., 1819  (6 spp.)
Ixiolaena  Benth., 1837  (8 spp.)
Ixodia  R. Br., 1812  (2 spp.)
J
Jalcophila  M.O. Dillon & Sagast., 1986  (3 spp.)
L
Lachnospermum  Willd., 1803  (3 spp.)
Langebergia  Anderb., 1991  (1 sp.)
Lasiopogon  Cass., 1818  (8 spp.)
Lawrencella  Lindl., 1839  (circa 35 spp.)
Lemooria  P.S. Short, 1989  (1 sp.)
Leontopodium  R. Br. ex Cass., 1819  (58 spp.)
Lepidostephium  Oliv., 1868  (2 spp.)
Leptorhynchos  Less., 1832  (10 spp.)
Leptotriche  Turcz., 1851  (12 spp.)
Leucochrysum  (DC.) Paul G. Wilson, 1992  (5 spp.)
Leucogenes  Beauverd, 1910  (4 spp.)
Leucophyta  R. Br., 1818  (1 sp.)
Leysera  L., 1763  (3 spp.)
Logfia  Cass., 1819  (9 spp.)
Loricaria  Wedd., 1856  (19 spp.)
Lucilia  Cass., 1817  (11 spp.)
Luciliocline  Anderb. & Freire, 1991  (5 spp.)
M
Macowania  Oliv., 1870  (12 spp.)
Metalasia  R. Br., 1817  (52 spp.)
Mexerion  G.L. Nesom, 1990  (2 spp.)
Micropsis  DC., 1836  (circa 5 spp.)
Micropus  L., 1753  (1 sp.)
Millotia  Cass., 1829  (6 spp.)
Mniodes  (A. Gray) Benth., 1873  (4 spp.)
Myriocephalus  Benth., 1837  (10 spp.)
N
Neotysonia  Dalla Torre & Harms, 1905  (1 sp.)
Nestlera  Spreng., 1818  (1 sp.)
O
Odixia  Orchard, 1981  (2 spp.)
Oedera  L., 1771  (18 spp.)
Oreoleysera  K. Bremer, 1978  (1 sp.)
Oxylaena  Benth. ex Anderb., 1991  (1 sp.)
Ozothamnus  R. Br., 1817  (circa 50 spp.)
P
Parantennaria  Beauverd, 1911  (1 sp.)
Pentatrichia  Klatt, 1895  (4 spp.)
Petalacte  D. Don, 1826  (1 sp.)
Phaenocoma  D. Don, 1826  (1 sp.)
Phagnalon  Cass., 1819  (43 spp.)
Philyrophyllum  O. Hoffm., 1890  (2 spp.)
Pithocarpa  Lindl., 1839  (2 spp.)
Planea  P.O. Karis, 1990  (1 sp.)
Plecostackys  Hilliard & B.L. Burtt, 1981  (2 spp.)
Pleuropappus  F. Muell., 1855  (1 sp.)
Podolepis  Labill., 1806  (20 spp.)
Podotheca  Cass., 1822  (6 spp.)
Pogonolepis  Steetz, 1845  (2 spp.)
Polycalymma  F. Muell. & Sond., 1853  (3 spp.)
Pseudognaphalium  Kirp., 1950  (circa 90 spp.)
Psilocarphus  Nutt., 1841  (8 spp.)
Pterochaeta  Steetz., 1845  (1 sp.)
Pterothrix  DC., 1838  (6 spp.)
Pterygopappus  Hook. f., 1847  (1 sp.)
Pycnosorus  Benth., 1837  (circa 6 spp.)
Q
Quinetia  Cass., 1830  (1 sp.)
Quinqueremulus  Paul G. Wilson, 1987  (1 sp.)
R
Rachelia  J.M. Ward & Breitw., 1997  (1 sp.)
Raoulia  Hook. f., 1846  (23 spp.)
Raouliopsis  S.F. Blake, 1938  (2 spp.)
Relhania  L'Herit., 1789  (13 spp.)
Rhodanthe  Lindl., 1834  (43 spp.)
Rhynchopsidium  DC., 1836  (2 spp.)
Rosenia  Thunb., 1800  (4 spp.)
Rutidosis  DC., 1838  (9 spp.)
S
Schoenia  Steetz, 1845  (3 spp.)
Scyphocoronis  A. Gray, 1851  (2 spp.)
Siloxerus  Labill., 1806  (3 spp.)
Sinoleontopodium  Y.L. Chen, 1985  (1 sp.)
Sondottia  P.S. Short, 1989  (2 spp.)
Stenocline  DC., 1838  (3 spp.)
Stenophalium  Anderb., 1991  (3 spp.)
Stoebe  L., 1753  (34 spp.)
Stuartina  Sond., 1853  (2 spp.)
Stuckertiella  Beauverd, 1913  (2 spp.)
Stylocline  Nutt., 1840  (7 spp.)
Syncarpha  DC., 1810  (25 spp.)
Syncephalum  DC., 1838  (5 spp.)
T
Taplinia  Lander, 1991  (1 sp.)
Tenrhynea  Hilliard & B.L. Burtt, 1981  (1 sp.)
Thiseltonia  Hemsl., 1905  (1 sp.)
Tietkensia  P.S. Short, 1990  (1 sp.)
Toxanthes  Turcz., 1851  (3 spp.)
Trichanthodium  Sond. & F. Muell., 1853  (4 spp.)
Trichogyne  Less., 1831  (8 spp.)
Triptilodiscus  Turcz., 1851  (1 sp.)
Troglophyton  Hilliard & B.L. Burtt, 1981  (6 spp.)
V
Vellereophyton  Hilliard & B.L. Burtt, 1981  (7 spp.)
W
Waitzia  J.C. Wendl., 1808  (7 spp.)
X
Xerochrysum  Tzvelve, 1990  (6 spp.)

Generi incertae sedis: 
Argyrotegium J.M. Ward & Breitw., 2003 (4 spp.)
Castriviejoa Galbany, L.Saez & Benedi, 2004 (2 spp.)
Leiocarpa P.G. Wilson, 2001 (10 spp.)

Tribù Helenieae 

Comprende 5 sottotribù 13 generi e circa 120 specie.

Sottotribù Gaillardiinae 
Comprende 3 generi e 53 specie:

Balduina  Nutt., 1818  (3 spp.)
Gaillardia  Foug., 1786  (20 spp.)
Helenium  L., 1753  (30 spp.)

Sottotribù Marshalliinae 
Comprende 1 genere e 7 specie:
Marshallia  Schreb., 1791 (7 spp.)

Sottotribù Plateileminae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Plateilema  Cockerell, 1904 (1 sp.)

Sottotribù Psathyrotinae 
Comprende 3 generi e 5 specie: 

Pelucha  S. Wats., 1889  (1 sp.)
Psathyrotes  (Nutt.) A. Gay, 1853  (3 spp.)
Trichoptilium  A. Gray,  1859 (1 sp.)

Sottotribù Tetraneuriinae 
Comprende 5 generi e 48 specie:

Amblyolepis  DC., 1836  (1 sp.)
Baileya  Harv. & A. Gray ex. A. Gray, 1848  (3 spp.)
Hymenoxys  Cass., 1828  (28 spp.)
Hymenoxys  DC., 1838  (7 spp.)
Tetraneuris  Greene., 1898  (9 spp.)

Tribù Heliantheae 

Comprende 14 sottotribù 105 generi e circa 1220 specie.

Sottotribù Ambrosiinae 
Comprende 8 generi e 70 specie:

Ambrosia  L., 1753  (30 spp.)
Dicoria  Torr. & A.Gray, 1859  (4 spp.)
Euphrosyne  DC., 1836  (5 spp.)
Hedosyne  (A.Gray) Strother, 2000 (1 sp.)
Iva  L., 1753  (10 spp.)
Parthenice  A.Gray, 1853 (1 sp.)
Parthenium  L., 1753  (16 spp.)
Xanthium  L., 1753  (3 spp.)

Sottotribù Chromolepidinae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Chromolepis Benth., 1840 (1 sp.)

Sottotribù Dugesiinae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Dugesia A. Gray, 1882 (1 sp.)

Sottotribù Ecliptinae 
Comprende 39 generi e circa 300 specie:

Baltimora  L., 1771  (2 spp.)
Blainvillea  Cass., 1823  (10 spp.)
Calyptocarpus  Less., 1832  (2 spp.)
Clibadium  L., 1771  (24 spp.)
Damnxanthodium  Strother, 1987 (1 sp.)
Delilia  Spreng., 1823  (2 spp.)
Dimerostemma  Cass., 1817  (circa 26 spp.)
Eclipta  L., 1771  (5 spp.)
Elaphandra  Strother, 1991 (14 sp.)
Eleutheranthera  Poit. ex Bosc., 1802  (2 spp.)
Exomiocarpon  Lawalree, 1943 (1 sp.) 
Fenixia  Merr., 1917 (1 sp.)
Hoffmanniella  Schltr. ex Lawalree, 1900 (1 sp. )
Idiopappus  H. Rob. & Panero, 1994 (1 sp.)
Iogeton  Strother, 1991 (1 sp.)
Jefea  Strother, 1991 (5 sp.)
Kingianthus  H. Rob., 1978 (2 sp.)
Lantanopsis  C. Wright ex Griseb., 1862 (3 sp.) 
Lasianthaea  DC., 1836 (12 sp.)
Leptocarpha  DC., 1836 (1 sp.)
Lipochaeta  DC., 1836 (20 sp.)
Lundellianthus  H. Rob., 1978 (8 sp.)
Melanthera  Rohr, 1792 (20 sp.)
Monactis  Kunth, 1818 (10 sp.)
Oblivia  Strother, 1989 (circa 3 sp.)
Otopappus  Benth., 1873 (14 sp.)
Oyedaea  DC., 1836 (18 sp.)
Pascalia  Ortega, 1797 ( 2 sp.)
Pentalepis  F. Muell., 1863 (circa 3 sp.)
Perymeniopsis  H. Rob., 1978 (1 sp.)
Perymenium  Schrad., 1830 (circa 43 sp.)
Plagiolophus  Greenm., 1904 (1 sp.)
Podanthus  Lag., 1816 (2 sp.)
Rensonia  S.F. Blake, 1923 (1 sp.)
Riencourtia  Cass., 1827  (circa 6 spp.)
Schizoptera  Turcz., 1873 (1 sp.)
Sphagneticola  O. Hoffm., 1900  (4 spp.) 
Steiractinia  S.F. Blake, 1915 ( 12 spp.)
Synedrella  Gaertn., 1791 (1 sp.)
Synedrellopsis  Hieron. & Kuntze, 1898 (1 sp. )
Tilesia  G. Mey., 1818  ( 3 spp.)
Trigonopterum  Hook. f., 1828 (1 sp.)
Tuberculocarpus  Pruski, 1996 ( 1 sp.)
Tuxtla  Villasenor & Strother, 1989 (1 sp.)
Wamalchitamia  Strother, 1991 ( 4 sp.)
Wedelia  Jacq., 1760 (circa 110 spp.)
Wollastonia  DC. ex Decne, 1834 ( 1 sp.)
Zexmenia  La Llave & Lex., 1824 ( 2 spp.)
Zyzyxia  Strother, 1991 (1 sp. )

Sottotribù Enceliinae 
Comprende 5 generi e circa 60 specie:

Encelia  Adans., 1763  (15 spp.)
Enceliopsis  (A. Gray) A. Nelson, 1909  (4 spp.)
Flourensia  DC., 1836  (circa 33 spp.)
Geraea  Torr. & A. Gray, 1846  (2 spp. )
Helianthella  Torr. & A. Gray, 1842  (8 spp.)

Sottotribù Engelmanniinae 
Comprende 8 generi e circa 63 specie:

Berlandiera  DC., 1836  (4 spp.)
Borrichia  Adans., 1763  (2 spp.)
Chrysogonum  L., 1753 (1 sp.)
Engelmannia  Torr. & A. Gray, 1840 (1 sp.) 
Lindheimera  A. Gray & Engelm., 1846 (1 sp.)
Silphium  L., 1753  (circa 25 spp)
Vigethia  W.A. Weber, 1943 ( 1 sp.)
Wyethia  Nutt., 1834  (28 spp.)

Sottotribù Helianthinae 
Comprende 21 generi e circa 350 specie:

Aldama  La Llave, 1824  (118 spp.)
Bahiopsis  Kellogg, 1863  (12 spp.) 
Calanticaria  (B.L. Rob. & Greenm.) E.E. Schill. & Panero, 2002  (5 spp. )
Davilanthus E.E. Schill. & Panero, 2010  (circa 7 spp.)
Dendroviguiera  E.E. Schill. & Panero, 2011  (circa 14 spp.)
Gonzalezia  E.E. Schill. & Panero, 2011  (3 spp.)
Heiseria  E.E. Schill. & Panero, 2011  (2 spp.)
Helianthus L., 1753  (circa 50 spp.)
Heliomeris Nutt., 1848  (5 spp.)
Hymenostephium Benth., 1873  (circa 26 spp.)
Iostephane Benth., 1873  (circa 4 spp.)
Lagascea Cav., 1803  (9 spp.)
Pappobolus S.F. Blake, 1916  (circa 38 spp.)
Phoebanthus S.F. Blake, 1916  (2 spp.)
Scalesia Arn., 1836  (circa 11 spp.)
Sclerocarpus Jacq., 1781  (8 spp.)
Simsia Pers., 1807  (circa 22 spp.)
Sidneya E.E. Schill. & Panero, 2011  (2 spp.)
Syncretocarpus S.F. Blake, 1916   (2 spp.)
Tithonia Desf., 1789   (circa 11 spp. )
Viguiera Kunth, 1818   (1 sp.)

Sottotribù Montanoinae 
Comprende 1 genere e circa 25 specie:
Montanoa  Cerv., 1825  (circa 25 spp.)

Sottotribù Rojasianthinae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Rojasianthe Standl. & Steyerm., 1940 (1 sp.)

Sottotribù Rudbeckiinae 
Comprende 2 generi e 24 specie:

Ratibida  Raf., 1817  (7 spp.) 
Rudbeckia  L., 1753  (17 spp.)

Sottotribù Spilanthinae 
Comprende 5 generi e circa 50 specie:

Acmella  Rich. ex Pers., 1807  (30 spp.)
Oxycarpha  S.F. Blake, 1918  (1 sp.)
Salmea  DC., 1813  (10 spp.)
Spilanthes  Jacq., 1760  (6 spp.)
Tetranthus  Sw., 1788  (2 - 4 spp.)

Sottotribù Verbesininae 
Comprende 4 generi e circa 315 specie:

Podachaenium  Benth., 1852  (6 spp.)
Squamopappus  R.K. Jansen, N.A. Harriman & Urabtsch, 1982  (1 sp.)
Tetrachyron  Schltr., 1847  (circa 8 spp.)
Verbesina  L., 1753  (circa 300 spp.)

Sottotribù Zaluzaniinae 
Comprende 2 generi e 11 specie:

Zaluzania  Pers., 1807  (10 spp.)
Hybridella  Cass., 1817  (1 sp.)

Sottotribù Zinniinae 
Comprende 7 generi e circa 60 specie:

Echinacea  Moench, 1794  (circa 10 spp.)
Heliopsis  Pers., 1807  (15 spp.)
Philactis  Schrad., 1832  (circa 4 spp.)
Sanvitalia  Lam., 1792  (7 spp.)
Tehuana  Panero & Villaseñor, 1996  (1 sp.)
Trichocoryne  S.F. Blake, 1924  (1 sp.)
Zinnia  L., 1759  (circa 25 spp.)

Tribù Inuleae 

Comprende 2 sottotribù  62 generi e circa 683 specie:

Sottotribù Inulinae 
Comprende 33 generi e circa 266 specie:

Allagopappus  Cass., 1828  (2 spp.)
Amblyocarpum  Fisch. & Mey., 1837  (1 sp. )
Anvillea  DC., 1836  (2 spp.)
Asteriscus  Tourn. ex Mill., 1754  (8 spp.)
Blumea  DC., 1836  (circa 100 spp.)
Buphthalmum  L., 1753  (3 spp.)
Caesulia  Roxb., 1759  (1 sp.)
Carpesium  L., 1753  (25 spp.)
Chiliadenus  Cass., 1825  (10 spp.)
Chrysophthalmum  Sch. Bip., 1843  (3 spp)
Dittrichia  Greuter, 1973  (2 spp.)
Duhaldea  DC., 1836  (14 spp.)
Ighermia  Wikl., 1983  (1 sp.)
Inula  L., 1753  (circa 100 spp.)
Iphiona  Cass., 1817  (12 spp.)
Jasonia  Cass., 1822  (1 sp.)
Lifago  Schweinf. & Muschl., 1911  (1 sp.)
Limbarda  Adans., 1763  (1 sp.)
Pallenis (Cass.) Cass., 1822  (3 spp.)
Pentanema Cass., 1818  (20 spp.)
Perralderia Coss., 1859  (3 spp.)
Pulicaria Gaertn., 1791  (4 spp.)
Rhanteriopsis  S. Rauschert, 1982  (4 spp.)
Rhanterium  Desf., 1799  (3 spp.)
Schizogyne  Cass., 1828  (2 spp.)
Telekia  Baumg., 1816  (1 sp.) 
Varthemia  DC., 1836  (1 sp.)
Vieraea  Webb & Berth., 1839  (1 sp. )

Sottotribù Plucheinae 
Comprende 29 generi e circa 417 specie:

Adelostigma  Steetz, 1864  (2 spp.)
Allopterigeron  Dunlop, 1981  (1 sp.)
Antiphiona  Merxm., 1954  (2 spp.)
Calostephane  Benth., 1872  (6 spp.)
Coleocoma  F. Muell., 1857  (1 sp. )
Cratystylis  S. Moore, 1905  (4 spp.)
Delamerea  S. Moore, 1900  (1 sp.)
Doellia  Sch. Bip., 1843  (2 spp.)
Epaltes  Cass., 1818  (14 spp.)
Geigeria  Griess., 1830  (28 spp.)
Iphionopsis  A. Anderb., 1985  (3 spp.)
Karelinia  Less., 1834  (1 sp.)
Laggera  Sch. Bip. ex Koch, 1847  (17 spp.)
Litogyne  Harv., 1865  (1 sp.)
Monarrhenus  Cass., 1817  (2 spp.)
Neojeffreya  Cabr., 1978  (1 sp.)
Nicolasia S. Moore, 1900  (7 spp.)
Ondetia  Benth., 1872  (1 sp.) 
Pechuel-loeschea  O. Hoffm., 1888  (1 sp.)
Pegolettia Cass., 1825  (9 spp.)
Pluchea Cass., 1817  (circa 80 spp.)
Porphyrostemma Benth. ex Oliv., 1873  (4 spp.)
Pseudoblepharispermum Lebrun & Stork, 1981  (2 spp.)
Pseudoconyza  Cuatr., 1961  (1 sp.)
Pterocaulon Ell., 1823  (18 spp.)
Rhodogeron  Griesb., 1866  (1 sp. )
Sachsia   Griesb., 1866  (4 spp.)
Sphaeranthus  L., 1753  (41 spp.)
Stenachaenium  Benth., 1873  (5 spp.)
Streptoglossa  Steetz., 1863  (8 spp.)
Tessaria  Ruiz & Pavon, 1794  (1 sp.)
Thespidium  F. Muell. ex Benth., 1867  (1 sp. )
Triplocephalum  O. Hoffm., 1894  (1 sp.)

Genere incertae sedis: 
Nanothamnus Thoms., 1876 (1 sp.)

Tribù Madieae 

Comprende 5 sottotribù 36 generi e 209 specie.

Sottotribù Arnicinae 
Comprende 1 genere e 33 specie: 
Arnica L., 1753  (33 spp.)

Sottotribù Baeriinae 
Comprende 8 generi e 46 specie:

Amblyopappus Hook. & Arn. (1 sp.)
Baeriopsis J.T.Howell (1 sp.)
Constancea B.G.Baldwin (1 sp.)
Eriophyllum Lag. (14 spp.)
Lasthenia Cass. (19 spp.)
Monolopia DC. (5 spp.)
Pseudobahia (A.Gray) Rydb. (3 spp.)
Syntrichopappus A.Gray (2 spp.)

Sottotribù Hulseinae 
Comprende 2 generi e 8 specie:

Eatonella A.Gray (1 sp.) 
Hulsea Torr. & A.Gray (7 spp.)

Sottotribù Madiinae 
Comprende 24 generi e 121 specie:

Achyrachaena  Schauer, 1837  (1 sp.) 
Adenothamnus  D.D. Keck, 1935  (1 sp.)
Anisocarpus  Nutt., 1841  (2 spp.)
Argyroxiphium  DC., 1836  (5 spp.)
Blepharipappus  Hook., 18405  (1 sp. )
Blepharizonia  (A. Gray) Greene, 1885  (2 spp.)
Calycadenia DC., 1836  (10 spp.)
Carlquistia  B.G. Baldwin, 1999  (1 sp.)
Centromadia Greene, 1897  (4 spp.)
Deinandra Greene, 1897  (21 spp. )
Dubautia Gaudich, 1830  (24 spp.)
Harmonia B.G. Baldwin, 1999  (5 spp.)
Hemizonella  (A. Gray) A. Gray, 1874 (1 sp.)
Hemizonia  DC., 1836 (1 sp.) 
Holocarpha Greene, 1897  (4 spp. )
Holozonia  Greene, 1882  (1 sp. )
Jensia B.G. Baldwin, 1999  (2 spp.)
Kyhosia  B.G. Baldwin, 1999  (1 sp.)
Lagophylla  Nutt., 1841  (4 spp.)
Layia  Hook. & Arn. ex DC., 1838 (14 spp.)
Madia  Molina, 1782  (10 spp.)
Osmadenia  Nutt., 1841  (1 sp. )
Raillardella  (A. Gray) Benth., 1873  (3 spp.)
Wilkesia A. Gray, 1852  (2 spp.)

Sottotribù Venegasiinae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Venegasia DC, 1838  (1 sp.)

Tribù Millerieae 

La tribù comprende 8 sottotribù, 34 generi e circa 400 specie.

Sottotribù Desmanthodiinae 
Comprende 1 genere e 8 specie: 
Desmanthodium Benth., 1872  (8 spp.)

Sottotribù Dyscritothamninae 
Comprende 5 generi e circa 43 specie:

Bebbia  Greene, 1885  (2 spp.)
Cymophora  B.L. Rob., 1907  (4 - 5 spp.)
Dyscritothamnus  B.L. Rob., 1922  (2 spp.)
Tetragonotheca  L., 1753  (4 spp.)
Tridax  L., 1753  (30 spp.)

Sottotribù Espeletiinae 
Comprende 3 generi e 91 specie:

Carramboa  Cuatrec., 1976  (5 spp.)
Espeletia  Mutis ex Humb. & Bonpl., 1808  (85 spp.)
Tamananthus  V.M. Badillo, 1985  (1 sp.)

Sottotribù Galinsoginae 
Comprende 9 generi e circa 87 specie:

Alepidocline  S.F. Blake, 1934  (5 spp)
Alloispermum  Willd., 1807  (circa 15 spp.)
Aphanactis  Wedd., 1856  (13 spp.)
Faxonia  Brandegee, 1894  (1 sp.) 
Galinsoga  Ruiz. & Pav., 1794  (15 spp.)
Oteiza  La Llave, 1832  (4 spp.)
Sabazia  Cass., 1827  (17 spp.)
Schistocarpha  Less., 1831  (16 spp.)
Selloa  Kunth, 1818  (1 sp. )

Sottotribù Guardiolinae 
Comprende 1 genere e 14 specie:
Guardiola Cerv. ex Humb. & Bonpl., 1807 (spp. 10)

Sottotribù Jaegeriinae 
Comprende 1 genere e 11 specie:
Jaegeria  Kunth, 1818 (11 spp.)

Sottotribù Melampodiinae 
Comprende 3 generi e circa 50 specie.

Acanthospermum  Schrank, 1820  (5/6 spp.)
Lecocarpus  Decne, 1846  (3 spp.)
Melampodium  L., 1753  (40 spp.)

Sottotribù Milleriinae 
Comprende 11 generi e circa 80 specie:

Axiniphyllum  Benth., 1872  (5 spp.)
Guizotia  Cass., 1829  (6 spp.)
Ichthyothere  Mart., 1830  (20 spp.)
Micractis  DC., 1836  (4 spp.)
Milleria  L., 1753  (2 spp.)
Rumfordia  DC., 1836  (7/8 spp.)
Sigesbeckia   L., 1753  (8 spp.)
Smallanthus   Mack., 1933  (20 spp.)
Stachycephalum Sch. Bip. ex Benth., 1872  (3 spp.)
Trigonospermum Less., 1832  (4 spp.)
Unxia L. f., 1781  (3 spp.)

Tribù Neurolaeneae 

La tribù comprende 3 sottotribù, 5 generi e circa 160 specie.

Sottotribù Enydrinae 
Comprende 1 genere e 6 specie: 
Enydra Lour., 1790 (6 spp.)

Sottotribù Heptanthinae 
Comprende 1 genere e 7 specie:
Heptanthus Lour., 1866 (7 spp.)

Sottotribù Neurolaeninae 
Comprende 3 generi e circa 135 specie:

Calea  L., 1763  (125 spp.)
Greenmaniella  W.M. Sharp., 1935  (1 sp. )
Neurolaena  R. Br., 1817  (11 spp.)

Tribù Perityleae 

La tribù comprende 3 sottotribù, 7 generi e circa 84 specie.

Sottotribù Galeaninae 
Comprende 2 genere e 11 specie: 

Galeana  La Llave & Lex., 1824  (1 sp.)
Villanova  Lag., 1816  (10 spp.)

Sottotribù Lycapsinae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Lycapsus Phil., 1870  (1 sp.)

Sottotribù Peritylinae 
Comprende 4 generi e 72 specie:

Amauria  Benth., 1844  (3 spp.)
Eutetras  A. Gray, 1879  (2 spp.)
Pericome  A. Gray, 1853  (2 spp.)
Perityle  Benth., 1844  (65 spp.)

Tribù Polymnieae 

Comprende un solo genere con circa 6 specie. 
Polymnia L., 1753 (circa 6 sp.)

Tribù Senecioneae 

Comprende 5 sottotribù, circa 150 generi e oltre 3000 specie:

Sottotribù Abrotanellinae 
Comprende 1 genere e 20 specie
Abrotanella (Gaudich.) Cass., 1825 (20 spp.)

Sottotribù Brachyglottidinae 
Comprende 9 generi e circa 60 specie:

Acrisione  B. Nord., 1985  (2 spp. )
Bedfordia  DC., 1833  (2 spp.)
Brachyglottis  J.R. Forst & G. Forst, 1776  (circa 30 spp.)
Centropappus  Hook. f., 1847  (1 sp.)
Dolichoglottis  B. Nord., 1978  (2 spp.)
Papuacalia  Veldk., 1991  (14 spp.) 
Haastia  Hook. f., 1864  (3 spp.)
Traversia  Hook. f., 1864  (1 sp. )
Urostemon  B. Nord., 1978  (1 sp.)

Sottotribù Othonninae 
Comprende 5 generi e circa 250 specie:

Euryops (Cass.) Cass., 1820 (100 spp.)
Gymnodiscus Less., 1831 (2 spp.)
Hertia Less., 1832 (circa 10 spp.)
Lopholaena DC., 1838 (18 spp.)
Othonna L., 1753 (circa 120 spp.)

Sottotribù Senecioninae 
Comprende 95 generi e circa 3420 specie :

Adenostyles  Cass., 1816  (3 spp. )
Antillanthus  B. Nord., 2006  (17 spp. )
Arbelaezaster Cuatrec., 1986  (1 sp.)
Arrhenechthites  Mattf., 1938  (6 spp.)
Austrosynotis C. Jeffrey, 1986  (1 sp.)
Bethencourtia  Choisy, 1825 (3 spp.)
Bolandia  Cron, 2006 (2 spp. )
Cabreriella  Cuatrec., 1980 (2 spp.)
Caucasalia  B. Nord., 1997 (4 spp.)
Caxamarca Dillon & Sagastegui, 1999  (1 sp.)
Charadranaetes J. Janovec & H. Rob., 1997  (1 sp.)
Cineraria  L., 1763  (circa 35 spp.)
Cissampelopsis  (DC.) Miq., 1856  (10 spp.)
Crassocephalum  Moench, 1794  (24 spp.)
Culcitium  Humb. & Bonpl., 1808  (circa 15 spp.)
Dauresia  (Cuatrec.) B. Nord. & Pelser, 2005  (2 spp.)
Delairea Lem., 1844  (1 sp.) 
Dendrophorbium  (Cuatrec.) C. Jeffrey, 1992  (circa 75 spp.)
Dendrocacalia (Nakai) Nakai ex Tuyama, 1936  (1 sp.)
Dendrosenecio  (Hauman ex Hedberg) B. Nord., 1978  (11 spp.)
Digitacalia  Pippen, 1968  (5 spp.)
Dolichorrhiza  (Pojark.) Galushko, 1970  (4 spp. )
Dorobaea  Cass., 1827  (3 spp.)
Ekmaniopappus  A. Borhidi, 1992  (2 spp.)
Elekmania  B. Nord., 2006  (circa 10 spp.)
Emilia  (Cass.) Cass., 1825  (circa 100 spp.)
Erechtites  Raf., 1817  (5 spp.)
Eriotrix  Cass., 1817  (2 spp.)
Faujasia  Cass., 1819  (4 spp. )
Faujasiopsis  C. Jeffrey, 1992  (3 spp.)
Garcibarrigoa  Cuatrec., 1986  (2 spp.)
Graphistylis  B. Nord., 1978  (8 spp.)
Gynura  Cass., 1825  (circa 40 spp.)
Herodotia Urb. & Ekm., 1926  (1 sp.)
Herreranthus B. Nord., 2006  (1 sp.) 
Hoehneophytum  Cabrera, 1950  (3 spp.)
Hubertia  Bory, 1804  (circa 25 spp.) 
Humbertacalia  C. Jeffrey, 1992  (8 spp.)
Ignurbia  B. Nord., 2006  (2 spp.)
Io B. Nord., 2003  (1 sp.)
Iocenes B. Nord., 1978  (1 sp.)
Iranecio  B. Nord., 1989  (16 spp.)
Jacmania B. Nord., 1978  (1 sp.)
Jacobaea  Mill., 1754  (circa 35 spp.)
Jessea  H. Rob. & Cuatrec., 1994  (4 spp.)
Kleinia  Mill., 1754  (circa 50 spp.)
Lachanodes DC., 1833  (1 sp. )
Lamprocephalus B. Nord., 1976  (1 sp.) 
Lasiocephalus  Schlecht., 1818   (2 spp.)
Leonis B. Nord., 2006  (1 sp.) 
Lomanthus  B. Nord. & Pelser, 2009   (17 spp. )
Lordhowea B. Nord., 1978  (1 sp.) 
Lundinia B. Nord., 2006  (1 sp.)
Mattfeldia Urb., 1931  (1 sp.)
Mesogramma DC., 1838  (1 sp.) 
Misbrookea V.A. Funk, 1997  (1 sp.)
Monticalia  C. Jeffrey, 1992   (circa 70 spp.)
Nelsonianthus  H. Rob. & Brettell., 1973  (2 spp.)
Nesampelos  B. Nord., 2006   (3 spp.)
Oldfeltia B. Nord. & Lundin, 2002  (1 sp.)
Oresbia Cron & B. Nord., 2006  (1 sp.)
Packera  A. Love & D. Love, 1976  (circa 75 spp.)
Paracalia  Cuatrec., 1960  (2 spp.)
Parafaujasia  C. Jeffrey, 1992  (2 spp.)
Pentacalia  Cass., 1827  (circa 200 spp.)
Pericallis  D. Don in Sweet, 1834  (15 spp. )
Phaneroglossa B. Nord., 1978  (1 sp.)
Pippenalia McVaugh, 1972  (1 sp.)
Pladaroxylon (Endl.) Hook f., 1870  (1 sp.)
Pojarkovia Askerova, 1984  (1 sp.)
Psacaliopsis  H. Rob. & Brettell., 1974  (circa 6 spp.)
Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera, 1950  (14 spp.)
Rugelia Shuttlew. ex Chapm., 1860  (1 sp.)
Scrobicaria  Cass., 1827  (2 spp.) 
Senecio  L., 1753  (circa 1250 spp.)
Shafera Greenm., 1912  (1 sp.)
Solanecio  (Sch. Bip.) Walp., 1846  (16 spp.)
Steirodiscus  Less., 1832  (5 spp.)
Stilpnogyne DC., 1838  (1 sp.)
Synotis (C.B. Clarke) C. Jeffrey & Y.L. Chen, 1984  (circa 55 spp.)
Talamancalia H. Rob. & Cuatrec., 1994  (4 spp. )
Villasenoria B.L. Clark, 1999  (1 sp.)
Werneria Kunth, 1818  (circa 25-30 spp.)
Xenophyllum V.A. Funk, 1997  (21 spp.)
Yermo R.D. Dorn, 1991  (1 sp.)
Zemisia B. Nord., 2006  (1 sp. )

Sottotribù Tussilagininae 
Comprende 36 generi e circa 670 specie:

Aequatorium  B. Nord., 1978  (circa 12 spp.)
Arnoglossum  Raf., 1817  (8 spp.)
Barkleyanthus  H. Rob. & Brettell, 1974 (1 sp.)
Blennosperma  Less., 1832  (3 spp.)
Cacaliopsis A. Gray, 1883  (1 sp. )
Capelio  B. Nord., 2002  (3 spp.)
Cremanthodium  Benth., 1873  (circa 75 spp.)
Crocidium  Hook., 1894  (1 sp.) 
Endocellion  Turcz. ex Herder, 1865  (2 spp.)
Farfugium  Lindl., 1857  (3 spp.)
Gynoxis  Cass., 1827  (circa 120 spp.)
Homogyne  Cass., 1816  (3 spp.)
Ischnea  F. Muell., 1889  (4 spp.)
Lepidospartum  (A. Gray) A. Gray, 1883  (3 spp.)
Ligularia  Cass., 1816  (circa 125 spp.)
Ligulariopsis  Y.L.Chen, 1996  (1 sp.)
Luina  Benth., 1873  (2 spp.)
Miricacalia  Kitam., 1936  (1 sp. )
Nemosenecio  (Kitam.) B. Nord., 1978  (6 spp.)
Nordenstamia  Lundin, 2006  (circa 20 spp.)
Paragynoxys  (Cuatrec.) Cuatrec., 1955  (12 spp.)
Parasenecio  W.W. Smith & Small, 1923  (circa 70 spp.)
Petasites  Mill., 1754  (circa 20 spp.) 
Pittocaulon  H. Rob. & Brettell, 1973  (6 spp.)
Psacalium  Cass., 1826  (circa 40 spp.)
Rainiera  Greene, 1898  (1 sp.) 
Robinsonecio  T.M. Barkley & J.P. Janovec, 1996  (2 spp.)
Robinsonia  DC., 1833  (7 spp.)
Roldana  La Llave & Lex., 1825  (circa 65 spp.)
Sinacalia  B. Nord. & Brettell, 1973  (4 spp.)
Sinocenecio  B. Nord., 1978  (circa 40 spp.)
Syneilesis  Maxim., 1859  (7 spp.)
Telanthophora  H. Rob. & Brettel, 1974 (circa 14 spp.)
Tephroseris  (Reichenb.) Reichenb, 1842 (circa 50 spp.) 
Tetradymia   DC., 1838 (10 spp.)
Tussilago  L., 1753  (1 sp. )

Genere incertae sedis:

Aetheolaena  Cass., 1827  (|15 spp.)
Angeldiazia  M. O. Dillon & Zapata, 2010 (1 sp.)
Bafutia  C.D. Adams, 1962 (1 sp.)
Brachionostylum  Mattf., 1932 (1 sp.)
Cadiscus  E. Mey. ex DC., 1838 (1 sp.)
Chersodoma  Phil., 1891  (9 spp)
Dicercoclados  C. Jeffrey & Y.L. Chen, 1984 (1 sp.)
Dresslerothamnus  H. Rob., 1978  (4 - 5 spp.)
Emiliella  S. Moore, 1918  (5 spp.)
Hasteola  Raf., 1837 (1 sp. )
Mikaniopsis  Milne-Redh., 1956  (15 spp. )
Odontocline  B. Nord., 1978  (6 spp.)
Oligothrix  DC., 1838 (1 sp.)
Psednotrichia  Hiern, 1898  ( 2 spp.)
Stenops  B. Nord., 1978  ( 2 spp.)

Tribù Tageteae 

Comprende 6 sottotribù, 28 generi e oltre 265 specie:

Sottotribù Clappiinae 
Comprende 1 genere e 1 specie: 
Clappia A.Gray (1 sp.)

Sottotribù Coulterellinae 
Comprende 1 genere e 1 specie:
Coulterella Vasey & Rose, 1890 (1 sp.)

Sottotribù Flaveriinae 
Comprende 3 generi e circa 30 specie:

Flaveria  Juss., 1789  (22 spp. )
Haploësthes  A. Gray, 1849  (3 spp.)
Sartwellia  A. Gray, 1852  (4 spp.)

Sottotribù Jaumeinae 
Comprende 1 genere e 2 specie:
Jaumea Pers., 1807 (2 sp.)

Sottotribù Pectidinae 
Comprende 21 generi e circa 230 specie:

Adenophyllum  Pers., 1807  (circa 10 spp.)
Bajacalia  Loockernman, B.L. Turner & R.K. Jansen, 2003  (3 spp. )
Boeberastrum  (A. Gray) Rydb., 1915  (2 spp.)
Boeberoides (DC.) Strother, 1986  (1 sp.)
Chrysactinia  A. Gray, 1977  (6 spp.)
Comaclinium Scheidw. & Planch., 1852  (1 sp. )
Dysodiopsis  (A. Gray) Rydb., 1915  (1 sp. )
Dyssodia  Cav., 1801  (circa 5 spp.)
Gymnolaena (DC.) Rydb., 1915  (3 spp.)
Harnackia Urb., 1925  (1 sp.)
Hydropectis Rydb., 1914  (3 spp.)
Lescaillea Griseb., 1866  (1 sp. )
Leucactinia Rydb., 1915  (1 sp.) 
Nicolletia A. Gray, 1845  (3 spp.)
Pectis L., 1759 (circa 85 spp.)
Porophyllum Adans., 1754 (30 spp.)
Schizotrichia Benth. & Hook. f., 1873 (circa 2 spp.)
Strotheria B.L. Turner, 1972  (1 sp.)
Tagetes L., 1753 (circa 50 spp.)
Thymophylla Lag., 1816 (circa 18 spp. )
Urbinella Greenm., 1903  (1 sp. )

Sottotribù Varillinae 
Comprende 1 genere e 2 specie:
Varilla A.Gray, 1849 (2 sp.)
Genere incertae sedis:

Arnicastrum Greenm. (2 spp.)
Jamesianthus S.F.Blake & Sherff (1 sp.)
Oxypappus Benth. (1 sp.)
Pseudoclappia Rydb. (2 spp.)

Note

Bibliografia

Voci correlate
Generi di Asteraceae

Altri progetti